Dit is een lijst van atleten over wie een artikel in deze Wikipedia staat.

A
Edgar Aabye -
Cor Aafjes -
Cor Aalten -
Maria Abakoemova -
José Manuel Abascal -
Abiyote Abate -
Sjamil Abbjasov -
Bashir Abdi -
Andrej Abdoevalijev -
Ahmad Abdullah -
Tomoe Abe -
Addis Abebe -
Arthur Abele -
Gezahegne Abera -
Tesfaye Abera -
Georg Åberg -
Elvan Abeylegesse -
Inga Abitova -
Ed Ablowich -
Emebet Abossa -
Rabah Aboud -
Mounia Aboulahcen -
Tadesse Abraham -
Harold Abrahams -
Ayele Abshero -
Gudrun Abt -
Mohammed Abukhousa -
Kariman Abuljadayel -
Shigeru Aburaya -
Thomas Abyu -
Hermann Achmüller -
Rosemarie Ackermann -
Marjan Ackermans-Thomas -
Amy Acuff -
Marianne Adam -
Benjamin Adams -
Luke Adams -
Platt Adams -
Valerie Adams -
Nenita Adan -
Zekiros Adanech -
Simidele Adeagbo -
Enoch Adegoke -
Janny Adema -
Martha Adema -
Berhane Adere -
Eric Adère -
Seun Adigun -
Mesfin Adimasu -
Derrick Adkins -
Yibeltal Admassu -
Guye Adola -
Lies Aengenendt -
Nelly Aerts -
Sara Aerts -
Jelena Afanasjeva -
Abebech Afework -
Ruti Aga -
Terrence Agard -
Khoudir Aggoune -
Naroa Agirre -
Marjo van Agt - 
Alessandra Aguilar -
Michael Aguilar -
Jessica Aguilera -
Lameck Aguta -
Clarice Ahanotu -
Lahcen Ahansal -
Mohamad Ahansal -
Mehboba Ahdyar -
Tim Ahearne -
Ria Ahlers -
Alexis Ahlgren - 
Arne Åhman -
Murielle Ahouré -
Harry Aikines-Aryeetey -
John Ainsworth-Davis -
Carlo Airoldi -
Mohamed Aissaoui -
Aiduna Aitnafa -
Souad Aït Salem -
Joan Jepkorir Aiyabei -
Chioma Ajunwa -
John Stephen Akhwari -
Esther Akihary -
John Akii-Bua -
Joan van den Akker -
Aleksandr Aksinin -
Rakia Al-Gassra -
Moukheld Al-Outaibi -
Mazen Al-Yassin -
Lea Alaerts -
Souhalia Alamou -
Amelita Alanes -
Mariem Alaoui Selsouli -
Marcel Alavoine -
David Albritton -
Emmy Albus -
Yamilé Aldama -
Jim Alder -
Fred Alderman -
Virgilijus Alekna -
Deribe Alemu -
Elfenesh Alemu -
David Alerte -
Alexios Alexopoulos -
Belal Mansoor Ali -
Mohamed Ali -
Nia Ali -
Émile Ali-Khan -
Deji Aliu -
Moses Aliwa -
Koen Allaert -
Stefaan Allemeersch -
Kate Allen -
Daniël Allewaert -
Eugène Allonsius -
Anna Alminova -
Ana Isabel Alonso -
Glory Alozie -
Aslı Çakır Alptekin -
Bob Altena -
Sabrina Altermatt -
Ahmet Altun -
Leila Aman -
Mohammed Aman -
Agueda Amaral -
Sylvie Ameloot -
Douwe Amels -
Christine Amertil -
Joseph Paul Amoah -
Nijel Amos -
Tobi Amusan -
Mohammed Amyn -
Fritiof Andersen -
Ove Andersen -
Gabriela Andersen-Schiess -
John Anderson -
Jon Anderson -
Marvin Anderson -
Nickeisha Anderson -
Albert Andersson -
Arne Andersson -
Hjalmar Andersson -
Isabellah Andersson -
Ljoedmila Andonova -
Alessandro Andrei -
Georgi Andrejev -
Lucilla Andreucci -
Tatjana Andrianova -
Ramsey Angela -
Elkanah Angwenyi -
Justin Anlezark -
Adrián Annus -
Eddy Annys -
Meta Antenen -
Natalja Antjoech -
Luigi Antognini -
Abel Antón -
Moussa Aouanouk -
Saïd Aouita -
Grace Apiafi -
William Applegarth -
Lusapho April -
Alice Aprot -
Geisa Arcanjo -
Victor d'Arcy -
Alice Arden -
Abeba Aregawi -
Helga Arendt -
Yuko Arimori -
Aaron Armstrong -
Dylan Armstrong -
Dominique Arnold -
Marco Arop -
Álvaro de Arriba -
Christine Arron -
Andrés Arroyo -
Arnaud Art -
Jesper Arts -
Eleni Artymata -
Simon Arusei -
Marina Arzamasova -
Jelena Arzjakova -
Nobuharu Asahara -
Miyoko Asahina -
Eriko Asai -
Junko Asari -
Charles Asati -
Gashaw Asfaw -
Horace Ashenfelter -
Dina Asher-Smith -
Evelyn Ashford -
Nickel Ashmeade -
Gerald Ashworth -
Delilah Asiago -
Tommy Asinga -
Yared Asmerom -
Sofia Assefa -
Frank Asselman -
Miguel van Assen -
Pascal van Assendelft -
Liesbeth van Ast -
Nadzeja Astaptsjoek -
Derrick Atkins -
Sid Atkinson -
Charles Atkinson-Grimshaw -
Margaret Atodonyang -
Lennart Atterwall -
Musa Audu -
Ingrid Auerswald -
Jéssica Augusto -
Frederik Ausloos -
Charles Austin -
Hennadi Avdjejenko -
Aleksandr Averboech -
Nikolaj Avilov -
Mami Awuah Asante -
Hiwot Ayalew -
Wude Ayalew -
Almaz Ayana -
Workitu Ayanu -
Süreyya Ayhan -
Abdessalem Ayouni - 
Sanjay Ayre -
Nasria Azaïdj -
Lima Azimi -
Massoud Azizi

B
Bianca Baak -
Mehdi Baala -
Brenda Baar -
Lara Baars -
Judith Baarssen -
Mireille Baart -
Jaroslav Bába -
Youssef Baba -
Inha Babakova -
Harry Babcock -
Janice Babel -
Alonzo Babers -
Steve Backley -
Charles Bacon -
Visitación Badana -
Andrew Baddeley -
Kateřina Baďurová -
Asle Bækkedal -
Stijn Baeten -
Marleen Baggerman - 
Livio Baggio -
Bai Xue -
Margaret Bailes -
Aleen Bailey -
Daniel Bailey -
Donovan Bailey -
Ryan Bailey -
Kemar Bailey-Cole -
Bill Baillie -
Rani Baillievier -
Andretti Bain -
George Baird -
Pierre Bajart -
Airat Bakare -
Keshia Baker -
Ronnie Baker -
Thane Baker -
Corrie Bakker -
Karin Bakker -
Sharona Bakker -
Sergej Bakoelin -
Iolanda Balaș -
Kebede Balcha -
Eglė Balčiūnaitė -
Živilė Balčiūnaitė -
Heike Balck -
Stefano Baldini -
Pierre-Antoine Balhan -
Patrick van Balkom -
André Ballieux -
Leonie Balter -
Ton Baltus -
Karin Balzer -
Edwige Bancole -
Lucien Bangels -
Purma Bannerjee -
Roger Bannister -
Fatiha Baouf -
Kelly-Ann Baptiste -
Kirk Baptiste -
Dmytro Baranovsky -
Eunice Barber -
Me'Lisa Barber -
Mikele Barber -
Shawnacy Barber -
Adriana Barbu -
Ray Barbuti -
Filip Bardoel -
Selemon Barega -
Sylvia Barlag -
Samson Barmao -
Bernard Barmasai -
David Barmasai -
Lee Barnes -
Miriam Barnes -
Randy Barnes -
Heléna Barócsi -
Jean-Pierre Barra -
Romain Barras -
Brigetta Barrett -
DeWayne Barrett -
Edward Barrett -
Arturo Barrios -
Yarelis Barrios -
Erick Barrondo -
Bruno de Barros -
Trevor Barry -
Mutaz Essa Barshim -
Florence Barsosio -
Sally Barsosio -
Ralf Bartels -
Josy Barthel -
Lucy Bartholomew -
Tianna Bartoletta -
Benson Barus -
Aleksandr Barysjnikov - 
Ndabili Bashingili -
Adam Basil -
Kim Batten -
Giovanni-Battista Orlandi -
Inge Bauer -
Rudolf Bauer -
Jamie Baulch -
Herma Bauma -
Dieter Baumann -
Anna Holm Baumeister -
Iga Baumgart -
James Bausch -
Melanie Bauschke -
Daniel Bautista -
Irving Baxter -
Yekeber Bayabel -
Sebastian Bayer -
Atsede Baysa -
Bob Beamon -
Luigi Beccali -
Maryna Bech-Romantsjoek -
Timothy Beck -
Volker Beck -
Nadine Beckel -
Ingrid Becker -
Marion Becker -
Arianne Beckers -
Paul Beckers -
James Beckford -
Aimé Becquet -
Kenneth Bednarek -
Harold van Beek -
Peggy Beer -
Jordy Beernaert -
Maité Beernaert -
Vera Begić -
Anke Behmer -
Job Beintema -
Ruth Beitia -
Alemitu Bekele -
Alemitu Bekele Aga -
Atelaw Bekele -
Azmeraw Bekele -
Bezunesh Bekele -
Kenenisa Bekele -
Tariku Bekele -
Omar Bekkali -
Wim Bekkers -
Almensh Belete -
Jelena Belevskaja -
Saïd Belhout -
Els Beliën -
Earl Bell -
Greg Bell -
Jane Bell -
Hicham Bellani -
Irina Belova -
Christian Belz -
Adrián Ben -
Rhadi Ben Abdesselam -
Hasna Benhassi -
Mustapha Bennacer -
Joost van Bennekom -
Bruce Bennett -
Charles Bennett -
Joan Benoit -
Driss Bensaid -
Dolf Benz -
Réda Benzine -
Gudrun Berend -
Brigitte Berendonk -
Regine Berg -
Wilma van den Berg -
Rinus van den Berge -
Chris Berger -
Gretel Bergmann -
Mette Bergmann -
Kajsa Bergqvist -
Robin Bergstrand -
Lemi Berhanu Hayle -
Boris Berian -
Eline Berings -
Lida Berkhout -
Sara Mae Berman -
Tell Berna -
Antoni Bernadó -
Luc Bernaert -
Martyn Bernard -
Rolf Bernhard -
Livio Berruti -
Christel Bertens -
Gerard Bertheloot -
René Bervoets -
Colette Besson -
Laïd Bessou -
Yoandri Betanzos -
Nicholas Bett -
Amina Bettiche -
Andrea Bettinelli -
Marco Beukenkamp -
Stefan Beumer -
Carla Beurskens -
Elly van Beuzekom-Lute -
Wil van Beveren -
Olle Bexell -
Kristof Beyens -
Rita Beyens -
Udo Beyer -
Alemayehu Bezabeh -
Sisay Bezabeh -
Nezha Bidouane -
Ferdinand Bie -
Anni Biechl -
Zofia Bielczyk -
Andrea Bienias -
Jerome Biffle -
Luigi Bigiarelli -
Joke Bijleveld -
Abebe Bikila -
Worku Bikila -
Alevtina Biktimirova -
Britta Bilač -
Joeri Bilonoh -
Émile Binet -
Michael Bingham -
John Birgen -
Dejene Birhanu -
Matthew Birir -
Anna Birjoekova -
Gebre Birkay -
Emmanuel Biron -
Tadelesh Birra -
Sonia Bisset -
Vera Bitanji -
Ezekiel Bitok -
Zach Bitter -
Amos Biwott -
Paul Biwott -
Simon Biwott -
Stanley Biwott -
Yusuf Biwott -
Denis Black -
Larry Black -
Roger Black -
Andrea Blackett -
Michael Blackwood -
Jordanka Blagojeva -
Arthur Blake -
Yohan Blake -
Harriet Bland -
Jan Blankers -
Fanny Blankers-Koen -
Oscar Blansaer -
Thomas Blaschek -
Keston Bledman -
Piet Bleeker -
Irvette van Blerk -
Zjanna Block -
Anton Blok -
Ton Blok -
Rens Blom -
Bjorn Blommerde -
Patricia Blondeel -
Veerle Blondeel -
Wim Blondeel -
Ljoedmyla Blonska -
August Blumensaat -
Lillian Board -
Jacek Bocian -
Solomon Bockarie -
Robin Bodart -
Inge Bödding -
Carla Bodendorf -
Serhij Boebka -
Melissa Boekelman -
Hannes de Boer -
Wouter de Boer -
Viktor Boerajev -
Ramilja Boerangoelova -
Danil Boerkenja -
Tjeerd Boersma -
Kurt Boffel -
Anna Bogdanova -
Elke Bogemans -
Galina Bogomolova -
Femke Bol -
Peter Bol -
Ato Boldon -
Maria Bolikova -
Loes Boling -
Cynthia Bolingo Mbongo -
Gretel Bolliger -
Kirsten Bolm -
Pjotr Bolotnikov -
Svetlana Bolshakova -
Jelena Bolsoen -
Usain Bolt -
Wim Bolten -
Roland Bombardella -
Naftali Bon -
Ivette Bonapart -
Bohdan Bondarenko -
Olga Bondarenko -
Anatoli Bondartsjoek -
Liemarvin Bonevacia -
Nathan Bongelo Bongelemba -
Giovanni Bongiorni -
George Bonhag -
Beth Bonner -
Jan Willem Boogman -
André Boonen -
Tinneke Boonen -
Eefje Boons -
Miranda Boonstra -
Jaap Boot -
Noah Bor -
Simon Bor -
Charles Borah -
Erich Borchmeyer -
Gelindo Bordin -
Lázaro Borges -
Jevgeni Borisov -
Ljoedmila Borisova -
Mateusz Borkowski -
Dylan Borlée -
Jacques Borlée -
Jean-Pierre Borlée -
Jonathan Borlée -
Kevin Borlée -
Olivia Borlée -
Joost Borm -
Marc Borra -
Daniel Borrey -
Roland Borrey -
Ljoedmila Borsoek -
Selma Borst -
Mik Borsten -
Valeri Bortsjin -
Samantha Borutta -
Joeri Borzakovski -
Valeri Borzov -
Jelmar Bos -
Ruth Bosibori -
Vanessa Boslak -
Jules Bosmans -
Pierre-Ambroise Bosse -
Ralph Boston -
Mark Boswell -
Carlos Botín -
Sergej Botsjkov -
Aaron Botterman -
Rita Bottiglieri -
Roy Bottse -
Lahsene Bouchikhi -
Soufiane Bouchikhi -
Jente Bouckaert -
Jean Bouin -
Tarek Boukensa -
Kamal Boulahfane -
Brahim Boulami -
Maurice Boulanger -
Hassiba Boulmerka -
Annemieke Bouma -
Stefanie Bouma -
Sjabbe Bouman -
Jolien Boumkwo -
Abderrahime Bouramdane -
Fernand Bourgaux -
Rudy Bourguignon -
Cliff Bourland -
Brahim Boutayeb -
Tori Bowie -
Berny Boxem-Lenferink -
Kitty ter Braake -
Wim Braams -
Benoît Braconnier -
Marvin Bracy -
Holly Bradshaw -
François Braekman -
Pol Braekman -
Don Bragg -
Ljoedmila Bragina -
Darren Braithwaite -
Richard Brancart -
Esther Brand -
Michael Brandenbourg -
David Branle -
Hugues Branle -
Tuur Bras -
Chris Brasher -
Jan Brasser -
Bo Brasseur -
Ryan Brathwaite -
Ellen Braumüller -
Pieter Braun -
Sabine Braun -
Thiago Braz da Silva -
Christina Brehmer -
Jacques van Bremen -
Wilhelmina von Bremen -
Karel Brems -
Nery Brenes -
Grit Breuer -
Derrick Brew -
Rie Briejer -
Gert Brijs -
Debbie Brill -
Johan Brink -
Nienke Brinkman -
Valerie Brisco-Hooks -
Jan Britstra -
Paul Brochart -
Tim Broe -
Nicole Broeckx -
Ben Broeders -
Hugo van den Broek -
Valeri Broemel -
Nadine Broersen -
Kenny Brokenburr -
Bruno Brokken -
Trayvon Bromell -
Almut Brömmel -
Sheri-Ann Brooks -
Auguste Broos -
Harry Broos -
Damien Broothaerts -
Laurent Broothaerts -
Mathias Broothaerts -
Marcel Brossel -
Maria Brouckmeersch -
Bertus Brouwer -
Puck Brouwer -
Aaron Brown -
Alice Brown -
Benny Brown -
Chris Brown -
Darrel Brown -
Earlene Brown -
Godfrey Brown -
Horace Brown (atleet) -
Jermaine Brown -
Joel Brown -
Jon Brown -
Kemarley Brown -
Ron Brown (atleet) -
Shandria Brown -
Stephanie Brown-Trafton -
Pierre Browne -
Rohan Browning -
Ricky Bruch -
Ivano Brugnetti -
Anneke de Bruin -
Corrie de Bruin -
Erik de Bruin -
Avery Brundage -
Luis Brunetto -
Marcus Brunson -
Wouter Brus -
Jean-Paul Bruwier -
Fons Brydenbach -
Joseph Brys -
Viktor Bryzgin -
Olga Bryzgina -
Jelizaveta Bryzhina -
Andreas Bube -
Nel Büch -
André Bucher -
Ellen Buchleitner -
Nicole Büchler -
Zola Budd -
George Buff -
Imrich Bugár -
Lilián Buglia -
Frits Bührman -
Bùi Thị Nhung -
IJke Buisma -
Michaël Bultheel -
Piet Bultiauw -
Gamze Bulut -
Wilfred Bungei -
Andrea Bunjes -
Amby Burfoot -
Paul Burgess -
Michelle Burgher -
David Burghley -
Wilfred Burgos -
Ate van der Burgt -
Gelete Burka -
Thomas Burke -
Taymir Burnet -
Marc Burns -
John Burra -
Leroy Burrell -
Sabine Busch -
Balian Buschbaum -
Solomon Bushendich -
Dries Busselot -
Gaby Bußmann -
Harald-Peter Bust -
David Bustos -
Brigitte Butaeye -
Guy Butler -
Michel Butter -
Frits Butzelaar -
Anja Buysse -
Bernadette Buysse -
Paulina Buziak -
Tamara Bykova

C
Denia Caballero -
Delfo Cabrera -
Fermín Cacho -
Erik Cadée -
Florent Caelen -
Daniele Caimmi -
Maureen Caird -
Zulia Calatayud -
Lee Calhoun -
Arnold van Calker -
Edwin van Calker -
Nancy Callaerts -
Peter Callahan -
Emmanuel Callender -
Jasmine Camacho-Quinn -
Jillian Camarena-Williams -
Aska Cambridge -
Bert Cameron -
Darren Campbell -
Menzies Campbell -
Milt Campbell -
Milton Campbell -
Veronica Campbell-Brown -
Corentin Campener -
Jaime Camps -
Yasemin Can -
Ernesto Canto -
Christian Cantwell -
Cao Qi -
John Capel -
Mary Carew -
Sam Carey -
Bart Carlier -
Gerard Carlier -
Luc Carlier -
John Carlos -
Lily Carlstedt -
Thomas Carmoy -
Marie-Christine Caron -
Ken Carpenter -
Bill Carr -
Henry Carr -
Richard Carr -
Sabin Carr -
Anne Carrette -
Danielle Carruthers -
Johnny Carson -
James Carter -
Kori Carter -
Michelle Carter -
Nesta Carter -
Xavier Carter -
Nathaniel Cartmell -
Louise Carton -
Florian Carvalho -
Arturo Casado -
Cristina Casandra -
Andre Cason -
Ollan Cassell -
Delfina Cassinda - 
Mathijs Casteele -
Steven Casteele -
Sonja Castelein -
Robert de Castella -
Carles Castillejo -
Kristi Castlin -
Dionísio Castro -
Domingos Castro -
Ethel Catherwood -
Silvio Cator -
Jitske Cats -
Anuța Cătună -
Dylan Caty -
Felismina Cavela -
Rex Cawley -
Machel Cedenio -
Matthew Centrowitz -
Jolanda Čeplak -
Dionicio Cerón -
Juan Ignacio Cerra -
Fabio Cerutti -
Rik Ceulemans -
Irina Chabarova -
Alberto Chaíça -
Faní Chalkiá -
Carlton Chambers -
Dwain Chambers -
Émile Champion -
Chang Ming-Huang -
Jean Chapelle -
Tabia Charles -
Hicham Chatt -
Emily Chebet -
Joseph Chebet -
Peter Chebet Kiprono -
Wilson Chebet -
Abraham Chebii -
Ezekiel Chebii -
Stephen Chebogut -
Christopher Cheboiboch -
Robert Cheboror -
Chandra Cheeseborough -
Mouhssin Chehibi -
Joshua Chelanga -
Nicholas Chelimo -
Richard Chelimo -
Rose Chelimo -
Magdaline Chemjor -
Stephen Chemlany -
Esther Chemtai -
Peruth Chemutai -
Chen Ding -
Chen Rong -
Chen Yueling -
Flomena Chepchirchir -
Peres Chepchirchir -
Joyce Chepchumba -
Pamela Chepchumba -
Susan Chepkemei -
Joyce Chepkirui -
Abraham Chepkirwok -
Beatrice Chepkoech -
Vincent Chepkok -
Florence Chepkurui -
Lydiah Chepkurui -
Joshua Cheptegei -
Daniel Cheribo -
Timothy Cherigat -
Abreham Cherkos -
Abraham Cheroben -
Thomson Cherogony -
Lydia Cheromei -
Benson Cherono -
Elizeba Cherono -
Gladys Cherono -
Lawrence Cherono -
Priscah Jepleting Cherono -
Sharon Cherop -
Purity Cherotich Rionoripo -
Damu Cherry -
Michael Cherry -
David Cheruiyot -
Evans Cheruiyot -
Kenneth Cheruiyot -
Robert Kipkoech Cheruiyot -
Robert Kiprono Cheruiyot -
Rose Cheruiyot -
Timothy Cheruiyot -
Vivian Cheruiyot -
Willy Cheruiyot -
Milcah Chemos Cheywa -
Masako Chiba -
Gayane Chiloyan -
Nkechi Leticia Chime -
Tendai Chimusasa -
William Chirchir -
Silvia Chivás -
Iryna Chljoestava -
Augustine Choge -
Lidia Chojecka -
Dimitrios Chondrokoukis -
Neeraj Chopra -
Jekaterina Chorosjich -
Khalid Choukoud -
Brendan Christian -
Linford Christie -
Tyler Christopher -
Kamila Chudzik -
Dickson Chumba -
Sammy Chumba -
Angelika Cichocka -
Teresa Ciepły -
Waldemar Cierpinski -
Jan Cijs -
Manolita Cinco -
Maria Cioncan -
Nicola Ciotti -
Maria Cipriano -
Hugo Ciroux -
Arthur Cissé -
Anne Claes -
Hanne Claes -
Ivo Claes -
Jacques Claessen -
Pauline Claessen -
Cécile Clarinval -
Birgit Clarius -
Ellery Clark -
Davian Clarke -
Louis Clarke -
Ron Clarke -
Timicka Clarke -
Hildrun Claus -
Pieter Claus -
Bryan Clay -
Will Claye -
Derek Clayton -
Aaron Cleare -
Kerron Clement -
Tim Clerbout -
Rik Clerckx -
Gerald Clervil -
Jean-Luc Clinquart -
Hestrie Cloete -
Alice Coachman -
William Coales -
Emma Coburn -
Commodore Cochran -
Roy Cochran -
Ellen Cochuyt -
Henri Cockuyt -
Giovanni Codrington -
Sebastian Coe -
Kris Coene -
Philippe Coenjaerts -
Eamonn Coghlan -
Cristieana Cojocaru -
LaTasha Colander -
Jean Colbach -
Christian Coleman -
Dorian Çollaku -
Véronique Collard -
Jean Collas -
Wayne Collett -
Isabelle Collier -
Kim Collins -
Simone Collio -
Marie Collonvillé -
Maurits Colman -
María Colón -
Véronique Colonval -
Slobodanka Čolović -
Denzel Comenentia -
Olga Commandeur -
Charles van Commenée -
Solomon Commey -
Benjamin Compaoré -
Tom Compernolle -
Mike Conley -
Harold Connolly -
James Connolly -
Adolfo Consolini -
Hollis Conway -
Edward Cook -
Garry Cook -
Myrtle Cook -
Reid Coolsaet -
Nelli Cooman -
Xavier Cooper -
Lillian Copeland -
Alexis Copello -
Yasmani Copello -
Paul Coppejans -
Rosanne Corneille -
Jacques Cornet -
Marc Corstjens -
Jan Cortenbach -
Francisco Javier Cortés -
Omer Corteyn -
Ronaldo da Costa -
Silvia Costa -
Gérard Côté -
Paulien Couckuyt -
Tom Courtney -
Alberto Cova -
Kadeena Cox -
Shanice Craft -
Alistair Cragg -
Ralph Craig -
Steve Cram -
Ginnie Crawford -
Hasely Crawford -
Shawn Crawford -
Yunaika Crawford -
Esther Cremer -
Eliott Crestan -
Marco Cribari -
Giorgio Croci -
Norma Croker -
Bregje Crolla -
Patrick Cronie -
Ryan Crouser -
Silvana Cruciata -
Siegfried Cruden -
Nathan Crumpton -
Gil da Cruz Trindade -
Joaquim Cruz -
Ibolya Csák -
József Csermák -
Joanne Cuddihy -
Ivan Cudin -
Hein Cujé -
Bernd Cullmann -
Alan Culpepper -
Javier Culson -
Yumileidi Cumbá -
Aurora Cunha -
Aunese Curreen -
Tom Curtis -
Anișoara Cușmir-Stanciu -
Betty Cuthbert -
Juliet Cuthbert -
Alain Cuypers

D
Alida van Daalen -
Daniel Dąbrowski -
Sofie Daelemans -
Jean Daems -
Peter Daenens -
Henry Dagmil -
Jennifer Dahlgren -
JoAnn Dahlkoetter -
Eline Dalemans -
Roland Dalhäuser -
Jānis Daliņš -
Chantal Dällenbach -
Jo Dalmolen -
Evangelos Damaskos -
Maurizio Damilano -
Jeroen van Damme -
Elly Dammers -
Alfons Danckaerts -
Ludvík Daněk -
Nándor Dáni -
Lorenzo Daniel -
Teahna Daniels -
Egil Danielsen -
Rolf Danneberg -
Anne-Marie Danneels -
Djénébou Danté -
James Dasaolu -
Lucas Da Silva -
Mamitu Daska -
Christelle Daunay -
Courtney Dauwalter -
Axelle Dauwens -
Willie Davenport -
Kléberson Davide -
Lynn Davies -
Elisabeth Davin -
Candice Davis -
Glenn Davis -
James Davis -
Otis Davis -
Pauline Davis-Thompson -
Walter Davis -
Walter Davis -
Nadia Davy -
Abdullah Dawit -
Bob Day -
Christine Day -
Albert Dayer -
Nathan Deakes -
Joe Deakin -
Lance Deal -
Gerolf De Backer -
Charles De Backere -
Xavier De Baerdemaker -
Corinne Debaets -
Corentin Debailleul -
Eric De Beck -
Henri De Belder -
Ismael Debjani -
Marc De Blander -
Stefan De Bock -
Thomas De Bock -
Carine Debode -
Ben Debognies -
Simon Debognies -
Maurice De Booser -
Dario De Borger -
Charlotte Debroux -
Jean Debroux -
Isabelle De Bruycker -
Rose-Marie De Bruycker -
Henri De Bruyne -
Katleen De Caluwé -
Chele Dechasa -
Louis Dechenne -
Mary Decker -
Tilly Decker -
Sonja Deckers -
Louis De Clerck -
Livia De Clercq -
Patrick De Clercq -
Florence De Cock -
Wouter Decock -
Nenah De Coninck -
Hilde De Cort -
Tim De Coster -
Herman Decoux -
Marie-Claire Decroix -
Stephanie De Croock -
Bertrand De Decker -
Björn De Decker -
Andrea Deelstra -
Meseret Defar -
Clement Deflandre -
Alfred De Fleurquin -
Elena Defrère -
Ferdinand Degens -
Gaby De Geyter -
Adrien Deghelt -
Jelle Degraeuwe -
Ida Degrande -
Leon Degrande -
Lindsey De Grande -
Andre De Grasse -
Els De Groote -
André Dehertoghe -
Hind Dehiba -
Veerle Dejaeghere -
Marlien De Jans -
Godfried Dejonckheere -
Georges De Jonghe -
Gino De Keersmaeker -
Bets Dekens -
Wesley De Kerpel -
Tim Dekker -
Evelien Dekkers -
Rens Dekkers -
Arthur De Laender -
Theo De Laender -
Ingrid Delagrange -
Robert Delannoit 
Ron Delany -
Fritz Delarge -
Gérard Delarge -
Henri Delarge -
Jean Delarge -
Andreas De Lathauwer -
Léopold Delcour -
Brigitte De Leeuw -
Eddy De Leeuw -
Sabrina De Leeuw -
Jacques Delelienne -
Kada Delić -
François Delloye -
Urs Dellsperger -
Joep Delnoye -
Janay DeLoach -
Joe DeLoach -
Bart De Loof -
Caroline Delplancke -
Arnaud Dely -
Edith Demaertelaere -
Mario De Marchi -
Mateusz Demczyszak -
Annelies De Meester -
Dominic Demeritte -
Josette Demeuter -
Jonas De Meyer -
Ellen De Meyere -
Jacques De Moor -
Lashinda Demus -
Lucien De Muynck -
Alan De Naeyer -
Wendy Den Haeze -
Dadi Denis -
Marcel Denis -
Valérie Denis -
Ulrike Denk -
Belayneh Densamo -
Patrick De Paepe -
Eddy De Pauw -
Ghislaine De Pauw -
Lucien De Pauw -
Piet De Pauw -
Yoika De Pauw -
Alexander de Petrovsky -
Victor Depré -
Viviane De Pré -
Paul De Preter -
Helga Deprez -
Manon Depuydt -
Jean De Raedt -
Etienne De Ré -
Colleen De Reuck -
Shiru Deriba -
Lei Derichs -
Kris De Ridder -
Willy De Rijcke -
Paul De Roo -
Jean Deroy -
Aurélie De Ryck -
Pieter De Rycke -
Eseosa Fostine Desalu -
Pieter De Schepper -
Lelisa Desisa -
Étienne Desmarteau -
Frédéric Desmedt -
Dries De Smet -
Hannelore Desmet -
Louis Desmet -
Pieter Desmet -
Sabine Desmet -
Tibo De Smet -
Walter De Smet -
Justine Desondre -
Patrick Desruelles -
Ronald Desruelles -
Arnaud Destatte -
Mathilde Deswaef -
Philippe Detaellenaere -
Françoise Dethier -
Sylvia Dethier -
Joseph Detmer -
Roger Detry -
Marie-Christine Deurbroeck -
Michael Devaney (atleet) -
Pierre Devaux -
Gail Devers -
Hrysopiyi Devetzi -
Piet Deveughele -
Peter De Vocht -
Maritza De Voeght -
Roger De Vogel -
Asnoldo Devonish - 
Marlon Devonish -
Nathalie De Vos -
Cyrille De Vuyst -
Sabine De Wachter -
Charles Dewachtere -
Els De Wael -
Christian Dewaey -
Roger Deweer -
Emile Dewil -
Rudi De Wyngaert -
Walter De Wyngaert -
Jeroen D'hoedt -
Ghislaine D'Hollander -
Ward D'Hoore -
Stéphane Diagana -
Julien Diamant -
Ana Dias -
Alexander Diaz Rodriguez -
Birhane Dibaba -
Ejegayehu Dibaba -
Genzebe Dibaba -
Mare Dibaba -
Tirunesh Dibaba -
Paul Di Bella -
Alberico Di Cecco -
Bonsa Dida -
Ingrid Didden -
Tony van Diepen -
Franka Dietzsch -
Emanuele Di Gregorio -
Harrison Dillard -
Foekje Dillema -
Kim Dillen -
Antonietta Di Martino -
Sandra Dini -
Yohann Diniz -
Abebe Dinkesa -
Tonnie Dirks -
John Disley -
Constantina Diță -
Marcel Dits -
Walter Dix -
Diamond Dixon -
Leroy Dixon -
Vonette Dixon -
Abderahmane Djemadi -
Leslie Djhone -
Antoinette Nana Djimou -
Aleksej Dmitrik -
Jochem Dobber -
Patryk Dobek -
Lisa Dobriskey -
Natalja Dobrynska -
Joeri Doemtsjev -
Max van der Does -
Sofie Dokter -
Thomas Dold -
Marc Dollendorf -
Lutz Dombrowski -
Marta Domínguez -
John Doms -
Ursula Donath -
Fabrizio Donato -
Dong Yanmei -
Auriol Dongmo -
Guillermo Dongo -
Jos van der Donk -
Jordanka Donkova -
Alexander Doom -
Agaath Doorgeest -
Mieke van Doorn -
Marit Dopheide -
Valdas Dopolskas -
Pino Dordoni -
Gabriella Dorio -
Dudley Dorival -
Yvonne van Dorp -
Katrin Dörre-Heinig -
Marcel Dost -
Ralph Doubell -
Ladji Doucouré -
Caimin Douglas -
Troy Douglas -
Richard Douma -
Stacy Dragila -
Foy Draper -
Jessica Draskau-Petersson -
Paul Drayton -
Rasa Drazdauskaitė -
Heike Drechsler -
Ralf Drecoll -
Claudia Dreher -
Birgit Dressel -
Ivan Dresser -
Raymond Driessen -
Hamza Driouch -
Derek Drouin -
Aleksej Drozdov -
Jon Drummond -
Rob Druppers -
Guy Drut -
Willy Druyts -
Glody Dube -
Marcel Dubois -
Lieve Ducatteeuw -
Jarne Duchateau -
Mien Duchateau -
Myriam Duchâteau -
Tony Duchateau -
Mihail Dudaš -
Nils Duerinck -
Irina Dufour -
Willy Dujardin -
Du Juan -
Kutre Dulecha -
Christian Duma -
Charles Dumas -
Johnny Dumon -
Paul Dumont -
James Duncan -
Debbie Dunn -
Dương Thị Việt Anh -
Armand Duplantis -
Christophe Dupont -
Léon Dupont -
Melissa Dupré -
Adrian Durant -
Giuseppe D'Urso -
Kajetan Duszyński -
Pamela Dutkiewicz -
Thibaut Duval -
Charles Dvorak -
Tomáš Dvořák -
Patrick Dwyer -
Rasheed Dwyer -
Hector Dyer -
Vadzim Dzevjatowski -
Brian Dzingai -
Oliver Dziubak -
Ljoedmila Dzjigalova

E
Bronwyn Eagles -
Ben Eastman -
Ashton Eaton -
Joseph Ebuya -
Juan Miguel Echevarría -
Sheila Echols -
Danny Ecker -
Leonard Edelen -
Tyrone Edgar -
Muktar Edris -
Sigfrid Edström -
Alonso Edward -
Harry Edward -
Jackie Edwards -
Jonathan Edwards -
Torri Edwards -
Filip Eeckhout -
Bas Eefting -
Wim Effern -
Kimberley Efonye -
Aaron Egbele -
Innocent Egbunike -
Annelie Ehrhardt -
Vilhjálmur Einarsson -
Arik Einstein -
Sentayehu Ejigu -
Nadia Ejjafini -
John Eke -
Bo Ekelund -
Raymond Ekevwo -
Jane Ekimat -
Florence Ekpo-Umoh -
Soufiane El Bakkali -
Khalid El Boumlili -
Hicham El Guerrouj -
Abdelati El Guesse -
Abdelhadi El Hachimi -
Driss El Himer -
Cédric El-Idrissi -
Þórey Edda Elísdóttir -
Zhor El Kamch -
Ole Ellefsæter -
James Ellington -
Herb Elliott -
Peter Elliott -
Cliff Ellsworth -
Abdelkader El Mouaziz -
Nawal El Moutawakel -
Erik Elmsäter - 
Ahmed Boughéra El Ouafi -
Fatma El Sharnouby -
Ali Mabrouk El Zaidi -
Uchenna Emedolu -
Kirsten Emmelmann -
Max Emmerich -
Robert Emmijan -
Roswitha Emonts-Gast -
Ingrid Engelen -
Marnix Engels -
Stefaan Engels -
Ludmila Engquist -
Emma Engstrand -
Sofia Ennaoui -
Jessica Ennis -
Delloreen Ennis-London -
Thore Enochsson -
Meryem Erdoğan -
Paul Ereng -
Henry Eriksson -
Türkan Erişmiş -
Teyba Erkesso -
Olivier Ernst -
Sebastian Ernst -
Tony Ernst -
Ridouane Es Saadi -
Anne van Es-van den Hurk -
Errol Esajas -
Wim Esajas -
Robert Esmie -
Jesús España -
Andrés Espinosa -
Jermaine Esprit -
Markus Esser -
Reyes Estévez -
Kidane Etalemahu -
Tesfaye Eticha -
Gaston Étienne -
Ginou Etienne -
Giovanni Evangelisti -
Cassandre Evans -
Lee Evans -
Paul Evans -
Laverne Eve -
Robert Everaert -
Mark Everett -
Bram Evers -
Henk Evers -
Sabine Everts -
Nelson Évora -
Barney Ewell -
Ray Ewry -
Jannie van Eyck-Vos -
Renée Eykens

F
Simone Facey -
Martin Fagan -
Mae Faggs -
Joseph Fahnbulleh -
Jackie Fairweather -
Paweł Fajdek -
Hildegard Falck -
Didier Falise -
Aicha Fall -
Mo Farah -
Evelyn Farrell -
Ernst Fast -
Olusoji Fasuba -
Louis Fauconnier -
Beatrice Faumuina -
Jesper Faurschou -
Nadine Faustin-Parker -
Guy Fays -
Aleksandra Fedoriva -
Susana Feitor -
Bashay Feleke -
Getu Feleke -
Perdita Felicien -
Silvia Felipo -
Allyson Felix -
Fanjanteino Félix -
Sylviane Félix -
Petra Felke -
Jerrel Feller -
Lorraine Fenton -
Svetlana Feofanova -
Fabienne Feraez -
Lucie Ferauge -
Frans Feremans -
Debbie Ferguson -
Sheniqua Ferguson -
Francisco Javier Fernández -
Nuria Fernández -
Yudelkis Fernández -
Ornella Ferrara -
Barbara Ferrell -
Anthony Ferro -
Evert Feyaerts -
Jacques Feyerick -
Franca Fiacconi -
Helena Fibingerová -
Desiree Ficker -
Annerose Fiedler -
Ellen Fiedler -
Ilias Fifa -
Enrique Figuerola -
Belaynesh Fikadu -
Olga Fikotová -
Stijn Fincioen -
Adrian Findlay -
Ursula Finger -
Tatjana Firova -
Andrew Fisher -
Jeroen Fischer -
Julia Fischer (atleet) -
Jan Fitschen -
Benita Fitzgerald -
Martín Fiz -
Aleksej Fjodorov -
Olga Fjodorova -
Teddy Flack -
John Flanagan -
Shalane Flanagan -
Tilly Fleischer -
Valerie Fleming -
Karl Fleschen -
Alice Fleury -
Bert Flier -
Debbie Flintoff-King -
Fabian Florant -
Martine Florent -
Tricia Flores -
Vala Flosadóttir -
Rik Folens -
Robert Folie -
Joelia Fomenko -
Fumilay Fonseca -
Arthur Fontaine -
Mike Foppen -
Clifton Forbes -
Lorna Forde -
Ludmila Formanová -
Olesja Forsjeva -
Nathalie Fortain -
Louis Fortamps -
Dick Fosbury -
Frank Foss -
Greg Foster -
Brigitte Foster-Hylton -
Hyleas Fountain -
Leon Fourneau -
Terry Fox -
Alleyne Francique -
Javon Francis -
Phyllis Francis -
Leryn Franco -
Radojka Francoti -
Stéphane Franke -
Remona Fransen -
Shelly-Ann Fraser-Pryce -
Michael Frater -
Herman Frazier -
Frankie Fredericks -
Freddy (Leon Aelter) -
Cathy Freeman -
Michelle Freeman -
Ron Freeman -
Peter Frenkel -
Xaver Frick -
Roman Fricke -
Louise Fricq -
André Fridenbergs -
Birgit Friedmann -
Ariane Friedrich -
Hermann Friese -
Ugo Frigerio -
Vladislav Frolov -
Paul Frommeyer -
Ruth Fuchs -
Eufemiano Fuentes -
Atsushi Fujita -
Arata Fujiwara -
Kayoko Fukushi -
Ivan Fuqua -
Evelyn Furtsch -
Frank Futselaar -
Sevatheda Fynes

G
Lerma Gabito -
Tom Gage -
Etienne Gailly -
Ignisious Gaisah -
Grzegorz Gajdus -
Jean Galfione -
Rianna Galiart -
Sofie Gallein -
Antoinette Gallemaers -
Jeff Galloway -
Matteo Galvan -
Ferahiwat Gamachu Tulu -
Sara Gambetta -
Mohammed Gammoudi -
Johannes Gandil -
Marlène van Gansewinkel -
Diana Gansky -
Andrea Garae -
Haissa Ali Garba -
Alberto García -
Alejandra García -
Anier García -
Jesús Ángel García -
María Mantilla García -
Salvador García -
Jason Gardener -
Anders Gärderud -
Steven Gardiner -
English Gardner -
Gable Garenamotse -
Chris Garia -
Renate Garisch-Culmberger -
Bob Garrett -
Renate Gärtner -
Teymur Gasimov -
Rodion Gataullin -
Justin Gatlin -
Sébastien Gattuso -
Hartwig Gauder -
Heidi-Elke Gaugel -
Jean-Guy Gauthier -
Mabel Gay -
Tyson Gay -
Demish Gaye -
Kiné Gaye -
Gebre-egziabher Gebremariam -
Mekonnen Gebremedhin -
Dejen Gebremeskel -
Haile Gebrselassie -
Tekeye Gebrselassie -
Mieke Geens -
René Geeraert -
Luz Marina Geerman -
Wilfried Geeroms -
Jef Gees -
Luiza Gega -
Ines Geipel -
Johan Geirnaert -
Tiki Gelana -
Marie-Paule Geldhof -
Shitaye Gemechu -
Adam Gemili -
Bruna Genovese -
Giuseppe Gentile -
Inga Gentzel -
Peter Genyn -
Daniela Georgieva -
Pieter Gerbrands -
Roswitha Gerdes -
Mosinet Geremew -
Carlos Germonprez -
Eric Gérôme -
Genet Getaneh -
Hans Geul -
Kim Gevaert -
Nour-Edinne Gezzar -
Madiea Ghafoor -
Jaouad Gharib -
Marine Ghazaryan -
Ghirmay Ghebreslassie -
Mihaela Gheorghiu -
Régis Ghesquière -
Bouchra Ghezielle -
Arnaud Ghislain -
Shanta Ghosh -
Hatem Ghoula -
Habiba Ghribi -
Bram Ghuys -
Bobbi Gibb -
Giuseppe Gibilisco -
Letesenbet Gidey -
Marco Gielen -
Asha Gigi -
Alfred Gilbert -
Glenroy Gilbert -
Rita Gildemeister -
Elliot Giles -
Antoine Gillet -
David Gillick -
Jan van Ginkel -
Arnie David Girat -
Birhanu Girma -
Lamecha Girma 
Woinshet Girma -
Mindaye Gishu -
Disa Gísladóttir -
Lien Gisolf -
Julius Gitahi -
Joseph Gitau -
Louise Gits -
Zerihun Gizaw -
Harvey Glance -
Antje Gleichfeld -
Charles Gmelin -
Willy Goddaert -
James Godday -
Elke Godden -
Henri Godding -
René Godlieb -
Monique Goeffers -
Marnix Goegebeur -
Ramil Goelijev -
Jelena Goeljajeva -
Ljoebov Goerina -
Anna Goerova -
Joelia Goesjtsjina -
Caroline Goetghebuer -
Remco Goetheer -
Jo Goetzee -
Danilo Goffi -
Marlies Göhr -
Tatjana Gojsjtsjik -
Dimitrios Golemis -
Joelia Goloebtsjikova -
Olga Golovkina -
Naide Gomes -
Rodolfo Gómez -
Henk Gommer -
Mia Gommers -
Fernand Gonder -
Charles Gondouin -
Gong Lijiao -
Svetlana Gontsjarenko -
Jermaine Gonzales -
Raúl González -
Toine van de Goolberg -
Jacqueline Goormachtigh -
Denis Goossens -
Ester Goossens -
Justine Goossens -
Zita Goossens -
Tony Goovaerts -
Colin Gordon -
Ed Gordon -
Lalonde Gordon -
Halina Górecka -
René Goris -
Mieke Gorissen -
Reinaldo Gorno -
Gabriela Górzyńska -
Hector Gosset -
Kara Goucher -
George Goulding -
Grantley Goulding -
Abderrahim Goumri -
Edward Gourdin -
François Gourmet -
Anastásios Goúsis -
Miltiades Gouskos -
Tom Goyvaerts -
Robert Grabarz -
Bill Graber -
Sam Graddy -
Stephanie Graf -
John Graham -
Kim Graham -
Ronald Gram -
Patrick Grammens -
Emma Green Tregaro -
Harry Green -
Leford Green -
Thomas Green -
Cejhae Greene -
Charles Greene -
David Greene -
Maurice Greene -
Breaux Greer -
Jadel Gregório -
Dale Greig -
Libania Grenot -
Jelizaveta Gretsjisjnikova -
Ernst Greven -
Tanni Grey-Thompson -
Florence Griffith-Joyner -
Cecil Griffiths -
Jekaterina Grigorjeva -
Lidia Grigorjeva -
Jan Grijseels sr. -
Frank Grillaert -
Justien Grillet -
Jason Grimes -
Bram Groeneweg -
Nettie Grooss -
Denise Groot -
Adolphe Groscol -
Hubert Grossard -
Martha Grossenbacher -
Gaby Grotenclaes -
Elisabeth Grousselle -
Nadine Grouwels -
Dorota Gruca -
Pieter Gruijters -
Cor Gubbels -
Jasminka Guber -
Netsanet Gudeta -
Yassin Guellet -
Ana Guevara -
Maria Guida -
Alain Guillaume -
Joseph Guillemot -
Isabelle Guillot -
Saliyya Guisse -
Bjarne Guldager -
Margitta Gummel -
Beate Gummelt -
Anja Gündler -
Sally Gunnell -
Jan Guns -
Leena Günther -
Martin Günther -
Sabine Günther -
Werner Günthör -
Gabriele Günz -
Guo Jie -
Ilona Gusenbauer -
Bo Gustafsson -
Marcel Gustin -
Dejene Guta -
Robe Guta -
Dieudonné Guthy -
Albert Gutterson -
Olga Gyarmati -
Erik Gyselinck

H
Jur Haak -
Léon Haan -
Rebekka Haase -
Atsede Habtamu -
Halima Hachlaf -
Piotr Haczek -
Ehsan Hadadi -
Sudirman Hadi -
Joris Haeck -
Gitte Haenen -
Peter Haesaerts -
Henri Haest -
Alex Hagelsteens -
Anouk Hagen -
Gunder Hägg -
Linda Haglund -
Göte Hagström -
Andrea Hahmann -
Archie Hahn -
Susanne Hahn -
Anna Hahner -
Lisa Hahner -
Meseret Hailu -
Alfréd Hajós -
Yvonne Hak -
Fernand Halbart -
Murray Halberg -
Ryan Hall -
Marc Hallemeersch -
Norman Hallows -
Arne Halse -
Wyndham Halswelle -
Birgit Hamann -
Monika Hamann -
Ali Hamdi -
Tetjana Hamera-Sjmyrko -
Sitora Hamidova -
Austin Hamilton -
William F. Hamilton -
William Hamlyn-Harris -
Ed Hamm -
Abderrahmane Hammad -
Paul Hammer -
Tommy Hampson -
Millard Hampton -
Midde Hamrin-Senorski -
Pieter-Jan Hannes -
Fred Hansen -
Rick Hansen -
Rachel Hanssens -
Lucien Hanswijk -
Kitty van Haperen -
Yumiko Hara -
Rudolf Harbig -
Trey Hardee -
Tim Harden -
Aad van Hardeveld -
Glenn Hardin -
Catherine Hardy -
Andrej Hardzejew -
Guschi Hargus -
Arsi Harju -
Arto Härkönen -
Carl Hårleman -
Arthur Harnden -
Abdalelah Haroun -
Dawn Harper -
Corinna Harrer -
Tahesia Harrigan -
Margaret Harriman -
Otis Harris -
Calvin Harrison -
Kendra Harrison -
Kenny Harrison -
Nicholas Harrison -
Queen Harrison -
Ridouane Harroufi -
Eddie Hart -
Christoph Harting -
Robert Harting -
Jeff Hartwig -
Jak Ali Harvey -
Armin Hary -
Yasuko Hashimoto -
Sifan Hassan -
Natasha Hastings -
Trine Hattestad -
Hanne Haugland -
Adolf Hauman -
Emile Hautekeet -
Jacqueline Hautenauve -
Jente Hauttekeete -
Bob Hayes -
Joanna Hayes -
John Hayes -
Letebrhan Haylay -
Floyd Heard -
Basil Heatley -
Adem Hecini -
Marc Heck -
Irma Heeren -
Raymond Heerenveen -
Robert Heffernan -
Erik Heggen -
Henk Heida -
Betty Heidler -
Albert Heijnneman -
Karl Hein -
Jutta Heine -
Viljo Heino -
Maarten Heisen -
Zuzana Hejnová -
Adam Helcelet -
Cornelis den Held -
Robin van Helden -
Alan Helffrich -
Tia Hellebaut -
Anouska Hellebuyck -
Eddy Hellebuyck -
Lotte Hellinckx -
Martina Hellmann -
Inge Helten -
Barend van Hemert -
David Hemery -
Matt Hemingway -
Deon Hemmings -
Jean Hénault -
Jeff Henderson -
Monique Henderson -
Tom Hendrikse -
Brunhilde Hendrix -
Robin Hendrix -
Jan Hengeveld -
Heike Henkel -
Monique Hennagan -
Sandrine Hennart -
Wim Hennings -
Truus Hennipman -
Victor Henny -
Eléa Henrard -
Yves Henri -
Maurice Henrijean -
Georges Henrion -
Inês Henriques -
Chloé Henry -
Sjef Hensgens -
Nadine Hentschke -
Dik Herberts -
Freddy Herbrand -
René Herla -
Frans Herman -
Timothy Herman -
Bert Hermans -
René Hermans -
Jos Hermens -
René Herms -
Alemitu Heroye -
Fred van Herpen -
Lars Herreman -
Jules Herremans -
Maureen Herremans -
José Carlos Herrera -
Nicole Herschmann -
Walter Herssens -
Ronald Hertog -
Marcel Hertogs -
Adriënne Herzog -
Nina Hespel -
Ole Hesselbjerg -
Paul Hession -
Greg van Hest -
Yassine Hethat -
David van Hetten -
Grete Heublein -
Mathilde Heuing -
Lauren Hewitt -
John Heymans -
Thomas J. Hicks -
Tineke Hidding -
Juan Carlos Higuero -
Agnes Hijman -
Nadine Hildebrand -
Albert Hill -
Clinton Hill -
Rina Hill -
William Hill (Brits atleet) -
Harry Hillman -
Patrick Himschoot -
Nestor Hinderyckx -
Jim Hines -
Denise Hinrichs -
Lia Hinten -
Gabriele Hinzmann -
Harumi Hiroyama -
Salah Hissou -
Kinue Hitomi -
Hafida Hizem -
Tetjana Hladyr -
Dini Hobers -
Cole Hocker -
Gunnar Höckert -
Rosina Hodde -
Wim Hoddes -
Percy Hodge -
Katrien Hoerée -
Gerrit van der Hoeven -
Mirna van der Hoeven -
Wim Hof -
Reese Hoffa -
Sébastien Hoffelt -
Flora Hofman -
Claudia Hoffmann -
Helga Hoffmann -
Lara Hoffmann -
Wilfriede Hoffmann -
Fritz Hofmann -
Tom Hofmans -
Victor Hofmans -
Helen Hofstede -
Herman Hofstee -
Bill Hogenson -
Uwe Hohn -
André Höhne -
Christoph Höhne -
Jack Holden -
Willi Holdorf -
Silvia Hollmann -
Grant Holloway -
Stefan Holm -
Janne Holmén -
Gösta Holmér -
Kelly Holmes -
Agne Holmström -
Volodymyr Holoebnytsjy -
Bé Holst -
Jill Holterman -
Małgorzata Hołub-Kowalik -
Jakub Holuša -
Raphael Holzdeppe -
Jolanda Homminga -
Victor Honorez -
Robert Hoofd -
Andries Hoogerwerf -
Guus Hoogmoed -
Jacques Hoogveld -
Marshevet Hooker -
Steven Hooker -
Roy Hoornweg -
Laurien Hoos -
Thelma Hopkins -
Bryce Hoppel -
George Horine -
Bets ter Horst -
Bruno Hortelano -
Fatima al-Hosani -
François Hoste -
Max Houben -
Bud Houser -
Philippe Housiaux -
Hans Houtzager sr. -
Eva Hovenkamp -
Evert Hoving -
Denean Howard -
Sherri Howard -
Andrew Howe -
Kym Howe -
Adriatik Hoxha -
Welles Hoyt -
Ivanka Hristova -
Huang Xiaoxiao -
Huang Zhihong -
Edy Hubacher -
William DeHart Hubbard -
Edwin Hubble -
Philipp Huber -
Timothy Hubert -
Henri Hubinon -
Harald Hudak -
Molly Huddle -
Martha Hudson -
Matthew Hudson-Smith -
Zharnel Hughes -
Jan Huijgen -
Christiaan Huijgens -
Louwe Huizenga -
Wil Hulshof-van Montfoort -
Elly van Hulst -
Nicole Humbert -
Diribe Hunde -
Marije van Hunenstijn -
Charlie Hunter (atleet) -
Pedro Huntjens -
Len Hurst -
Muriel Hurtis-Houairi -
Ibrahim Hussein -
Mbarak Hussein -
Frank Hussey -
Julien Hutsebaut -
Petra Huybrechtse -
Lien Huyghebaert -
Hwang Young-cho -
Nick Hysong

I
Periklís Iakovákis -
Caterine Ibargüen -
Dadash Ibrahimov -
Hayle İbrahimov -
Ari Ichihashi -
Mayumi Ichikawa -
Ene Franca Idoko -
Phillips Idowu -
Fadrique Iglesias -
Natalia Ignatova -
Christian Iguacel -
Abdalaati Iguider -
Juma Ikangaa -
Laura Ikauniece -
Yasuo Ikenaka -
Magda Ilands -
Patriz Ilg -
Nadezjda Iljina -
Eun-joo Im -
Josef Imbach -
Christophe Impens -
Sim Iness -
Filip Ingebrigtsen -
Henrik Ingebrigtsen -
Jakob Ingebrigtsen -
Docus Inzikuru -
Kyriakos Ioannou -
Frank Irons -
Geovana Irusta -
Jevgenia Isakova -
Christopher Isegwe -
Jelena Isinbajeva -
Ismail Ahmed Ismail -
Volmari Iso-Hollo -
Patience Itanyi -
Makiko Ito -
Usheoritse Itsekiri -
Paula Ivan -
Vjatsjeslav Ivanenko -
Aleksandr Ivanov -
Alevtina Ivanova -
Alina Ivanova -
Olimpiada Ivanova -
Zoja Ivanova -
Patrick Ivuti

J
Arnold Jackson -
Bershawn Jackson -
Colin Jackson -
Grace Jackson -
Marjorie Jackson -
Shericka Jackson -
Maurice Jacobowicz -
Charlotte Jacobs -
David Jacobs -
Marcell Jacobs -
Regina Jacobs -
Robert Jacqmain -
Victor Jacquemin -
Jean-Marc Jacques -
Lina Jacques-Sébastien -
Bettine Jahn -
Sharon Jaklofsky -
Anna Jakubczak -
Maryam Jamal -
Kirani James -
Larry James -
Xavier James -
Sarah Jamieson -
Herbert Jamison -
Luka Janežič -
Igor Janik -
Barbara Janiszewska -
Karin Janke -
Eva Janko -
Tomáš Janků -
Ciska Jansen -
Dolf Jansen -
Joeri Jansen -
Monique Jansen -
Sijtse Jansma -
Eva Janssen -
Guus Janssen -
Henk Janssen -
Miguel Janssen -
Daniel Janssens -
Hans Janssens -
Zbigniew Jaremski -
Tero Järvenpää -
Matti Järvinen -
Francis Jarvis -
Vladimir Jasjtsjenko -
Stijn Jaspers -
Iryna Jatsjanka -
Inese Jaunzeme -
Helena Javornik -
Susanthika Jayasinghe -
Michel Jazy -
Ruth Jebet -
Antonina Jefremova -
Grigori Jegorov -
Olga Jegorova -
Valentina Jegorova -
Ibrahim Jeilan -
Jelena Jelesina -
Pamela Jelimo -
Alhaji Jeng -
Charlie Jenkins -
LaTasha Jenkins -
Michelle Jenneke -
Bruce Jenner -
Veerle Jennes -
Christel Jennis -
Annemette Jensen -
Jørgen Jensen -
Violah Jepchumba -
Andrej Jepisjin -
Hyvin Jepkemoi -
Eunice Jepkorir -
Janeth Jepkosgei -
Joyciline Jepkosgei -
Priscah Jeptoo -
Rita Jeptoo -
Igor Jerochin -
Birgit Jerschabek -
Marta Jeschke -
Anna Jesień -
Luís Jesus -
Carmelita Jeter -
James Jett -
Olivera Jevtić -
Isaiah Jewett -
Jiang Bo -
Yang Jiayu -
Boris Jidovtseff -
Tesfaye Jifar -
Ben Jipcho -
Tasa Jiya -
Anaso Jobodwana -
Nailja Joelamanova -
Søren W. Johansson -
Fabiola William John -
Sabine John -
Johan Johnsen -
Allen Johnson -
Ben Johnson -
Benita Johnson -
Chelsea Johnson -
Cornelius Johnson -
Dameon Johnson -
Michael Johnson -
Patrick Johnson -
Rafer Johnson -
Katarina Johnson-Thompson -
Arthur Jonath -
Natalja Jonckheere -
Andi Jones -
Barbara Jones -
Esther Jones -
Hayes Jones -
Jonathan Jones -
John Wesley Jones -
Lolo Jones -
Lou Jones -
Marion Jones -
Samuel Jones -
Stephen Jones -
Steve Jones -
LaVerne Jones-Ferrette -
Fleur Jong -
Ad de Jong -
Annie de Jong-Zondervan -
Inge de Jong -
Marjolein de Jong -
Jong Song-ok -
Gré de Jongh -
Meg de Jongh -
Stella Jongmans -
Baukje Jongsma -
Sione Jongstra -
Gwen Jorgensen -
Henrik Jørgensen -
Geart Jorritsma -
Fabiano Joseph -
Moise Joseph -
Restituta Joseph -
Ljoedmyla Josypenko -
Alexis Joyce -
Hélène Joye -
Al Joyner -
Jackie Joyner-Kersee -
Alberto Juantorena -
Tariku Jufar -
Dimitri Juliet -
Stefan Junge -
René Jungers -
Marie-Laurence Jungfleisch -
Renate Junker -
Danielle Justin

K
Arie Kaan -
Jackson Kabiga -
Madeleine Carole Kaboud Me Bam -
Krystyna Kacperczyk -
Natalia Kaczmarek -
Dalia Kaddari -
Gerda van der Kade-Koudijs -
Lilly Kaden -
Ichiro Kaga -
Nathan Kahan -
Jessica Kähärä -
Jérôme Kahia -
Max Kahn -
Joseph Kahugu -
Natalja Kajoekova -
Abubaker Kaki Khamis -
Fabiano Kalandula -
Anu Kaljurand -
Jenny Kallur -
Susanna Kallur -
Christina Kaltsjeva -
Bayano Kamani -
Charles Kamathi -
Yusuf Saad Kamel -
Eef Kamerbeek -
Henk Kamerbeek -
Petra Kamínková -
Barbara Kamp -
Jan van Kampen -
Martina Kämpfert -
Esmé Kamphuis -
Joop Kamstra -
Geoffrey Kamworor -
Vladimir Kanajkin -
Angelina Kanana -
Remigijus Kančys -
Christopher Kandie -
Olga Kaniskina -
Bernd Kannenberg -
Gerd Kanter -
John Kanyi -
Adil Kaouch -
Leopold Kapata -
Anastasia Kapatsjinskaja -
Gerard Kappert -
Roemjana Karapetrova -
Nel Karelse -
Margaret Karie -
Mareena Karim -
Waheed Karim -
John Kariuki -
Julius Kariuki -
Joelija Karol -
Dmitriy Karpov -
Veikko Karvonen -
Dagmar Käsling -
Ewa Kasprzyk -
Deena Kastor -
Wim Kat -
Marti ten Kate -
Banuelia Katesigwa -
Asami Kato -
Elias Katz -
Evelin Kaufer -
Elfriede Kaun -
Özlem Kaya -
Tatjana Kazankina -
Vladimir Kazantsev -
Aberu Kebede -
Tsegay Kebede -
Quentin Kebron -
Henk Keemink -
Meb Keflezighi -
Harry de Keijser -
Koos Keijzer -
Susanne Keil -
Joseph Keino -
Kipchoge Keino -
Naman Keïta -
Elijah Keitany -
Mary Keitany -
Ilja Keizer-Laman -
Jolanda Keizer -
Joop Keizer -
Urho Kekkonen -
Alfred Kelbassa -
Anastasía Kelesídou -
Gyula Kellner -
Rosa Kellner -
Fred Kelly -
Niina Kelo -
Ezekiel Kemboi -
Shadrack Kipchirchir Kemboi -
Denise Kemkers -
Troy Kemp -
Antti Kempas -
Franz-Josef Kemper -
Rich Kenah -
Sam Kendricks -
Kenai Kiprotich Kenei -
Konstantinos Kenteris -
Alina Kenzel -
Fred Kerley -
Bobby Kerr -
Josh Kerr -
Dieter Kersten -
Jukka Keskisalo -
Sonja Kesselschläger -
Joseph Keter -
Jacques Keyser -
Mohamed Khaldi -
Alexandros Khalkokondilis -
Ali Khamis Khamis -
Mohan Khan -
Khalid Khannouchi -
Tsvetanka Khristova -
David Kibet -
Duncan Kibet -
Hilda Kibet -
Ivy Kibet -
Luke Kibet -
Luke Kibet -
Sammy Kibet -
Stephen Kibet -
Sylvia Kibet -
Wilson Kibet -
Charles Kibiwott -
Francis Kibiwott Larabal -
Anne Jelagat Kibor -
John Kibowen -
Etalemahu Kidane -
Werknesh Kidane -
Teresa Kidd -
Tom Kiely -
Robert Kiesel -
Yonas Kifle -
Samson Kiflemariam -
Moses Kigen -
Moses Kipkosgei Kigen -
Wilfred Kigen -
Wilson Kigen -
Gary Kikaya -
Kagiso Kilego -
Caroline Kilel -
Mine Kilic -
Candeger Kilincer Oguz -
Richard Kilty -
Boaz Kimaiyo -
Edwin Kangogo Kimaiyo -
Hellen Kimaiyo -
Isaac Kimeli -
Dennis Kimetto -
Kenji Kimihara -
Ben Kimondiu -
Benjamin Kimutai -
Hellen Kimutai -
Kennedy Kimutai -
Marius Kimutai -
Leamon King -
Robert Wade King -
Roger Kingdom -
Gustav Kinn -
Irene Kinnegim -
Kimmo Kinnunen -
Daniel Kinsey -
Raymond Kintziger -
Geoffrey Kinyua -
Stephen Kiogora -
Eliud Kipchoge -
Nicholas Kipkemboi -
Kenneth Kipkemoi -
Alfred Kipketer -
Sammy Kipketer -
Valentine Kipketer -
Wilson Kipketer -
Wilson Boit Kipketer -
Paul Kipkoech -
Raymond Kipkoech -
Edna Kiplagat -
Evans Kiplagat Barkowet -
Evans Kiplagat Chebet -
Florence Kiplagat -
Lornah Kiplagat -
Mariko Kiplagat Kipchumba -
Peter Kiplagat Chebet -
William Kiplagat -
Thomas Kiplitan -
John Kiprono -
Josephat Kiprono -
Josphat Leting Kiprono -
Richard Kiprono -
Asbel Kiprop -
Francis Kiprop -
Fred Kiprop -
Helah Kiprop -
Richard Kiprop -
Simon Kiprop -
Clement Kiprotich -
Peter Kiprotich -
Stephen Kiprotich -
Brimin Kipruto -
Conseslus Kipruto -
Sammy Kipruto -
Vincent Kipruto -
Abel Kipsang -
Salim Kipsang -
William Kipsang -
Wilson Kipsang -
Marius Kipserem -
Moses Kipsiro -
Vincent Kipsos -
David Kiptanui -
Eliud Kiptanui -
Moses Kiptanui -
Timothy Kiptanui -
Benjamin Kiptoo -
Edwin Kiptoo -
Mark Kiptoo -
Abraham Kiptum -
Daniel Kiptum -
Kelvin Kiptum -
Bernard Kipyego -
Edwin Kipyego -
Michael Kipyego -
Sally Kipyego -
Faith Chepngetich Kipyegon -
Sergej Kirdjapkin -
Morris Kirksey -
Helena Kirop -
Jutta Kirst -
Rita Kirst -
Abel Kirui -
Ismael Kirui -
Paul Kirui -
Peter Kirui -
Eunice Kirwa -
Gilbert Kirwa -
Vladimir Kiseljev -
Balázs Kiss (atleet) -
Enrique Kistenmacher -
Hideki Kita -
Svetlana Kitova -
Timothy Kitum -
Sammy Kitwara -
Abel Kiviat -
Ryoko Kizaki -
Kathrin Klaas -
Arie Klaase -
Toos van der Klaauw -
Rachel Klamer -
Marcel Klarenbeek -
Marten Klasema -
Lieke Klaver -
Joke Kleijweg -
Joop Klein Wentink -
Nadine Kleinert -
Larissa Kleinmann -
Jan Kleyn -
Romuald Klim -
Jorinde van Klinken -
Darja Klisjina -
Sergej Kljoegin -
Svetlana Kljoeka -
Ewa Kłobukowska -
Lucia Klocová -
Johan Kloeck -
Konstanze Klosterhalfen -
Carolina Klüft -
Patrik Klüft -
Ursula Knab -
Kerstin Knabe -
Jeannine Knaepen -
Merel de Knegt -
Bianca Knight -
Erriyon Knighton -
Jan Knippenberg -
Annie-Paule Knipping -
Jaap Knol -
Wim-Bart Knol -
Silke-Beate Knoll -
Cees Koch -
Marita Koch -
Gien de Kock -
Bernard Koech -
Charles Koech -
Jackson Koech -
Paul Koech -
Paul Kipsiele Koech -
Hans Koeleman -
Oleg Koelkov -
Grete Koens -
Marina Koeptsova -
Marko Koers -
Vladimir Koets -
Olga Koetsjerenko -
Olga Koezenkova -
Oleksandr Koezin -
Olga Koeznetsova -
Micah Kogo -
Tahmina Kohistani -
Fabienne Kohlmann -
Yeoryía Koklóni -
Manfred Kokot -
Renata Kokowska -
Mark Koks -
Guelord Kola Biasu -
Sara Kolak -
Teodora Kolarova -
Hannes Kolehmainen -
Mieke van der Kolk -
Jevgenia Kolodko -
Ameli Koloska -
Tatjana Kolpakova -
Ljoedmila Koltsjanova -
Achmed de Kom -
Władysław Komar -
Ismael Kombich -
Daniel Komen -
Daniel Komen -
John Komen -
Vera Komisova -
Leonard Patrick Komon -
Martha Komu -
Billy Konchellah -
Patrick Konchellah -
Jekaterina Kondratjeva -
Ljoedmila Kondratjeva -
Jelena Konevtseva -
Frank König -
Ans Koning -
Lies Koning -
Chris Konings -
Corrie Konings -
Jean Konings -
Valentin Kononen -
Halina Konopacka -
Mikuláš Konopka -
Maria Konovalova -
Karen van der Kooij -
Tini Koopmans -
Evert Koops -
Zenta Kopp -
Malwina Kopron -
Daria Korczyńska -
Björn Koreman -
Emmanuel Korir -
Japhet Kipyegon Korir -
Julius Korir -
Laban Korir -
Mark Korir -
Nicholas Korir -
Sammy Korir -
Shedrack Korir -
Wesley Korir -
Tapio Korjus -
Janina Koroltsjik -
Kees de Kort -
Thomas Kortbeek -
Robin Korving -
Robert Korzeniowski -
Barnabas Kosgei -
Brigid Kosgei -
Daniel Kosgei -
Japhet Kosgei -
Paul Malakwen Kosgei -
Reuben Kosgei -
Salina Kosgei -
Christopher Koskei -
Sammy Koskei -
Teodor Koskenniemi -
Stefka Kostadinova -
Maureen Koster -
Olga Kotljarova -
Tatjana Kotova -
Cyprian Kotut -
Sanaa Koubaa -
Yiannis Kouros -
Joe Kovacs -
Zoltán Kővágó -
Yoann Kowal -
Stanisław Kowalski -
Dariusz Kowaluk -
Anna Kozak -
Władysław Kozakiewicz -
Kacper Kozłowski -
Primož Kozmus -
Gerda Kraan -
Katrin Krabbe -
Alvin Kraenzlein -
Annemarie Kramer -
Mariska Kramer-Postma -
Marius Kranendonk -
Sabine Krantz -
Vladimir Krasnov -
Olena Krasovska -
Jarmila Kratochvílová -
Brigitte Kraus -
Melanie Kraus -
Christiane Krause -
Gesa Felicitas Krause -
Ines Krause -
Käthe Krauß -
Inessa Kravets -
Andrej Krawtsjanka -
Karin Krebs -
Vera Krepkina -
Andreas Krieger -
Bert Krijnen -
Olga Krisjtop -
Ingrid Kristiansen -
Svetlana Kriveljova -
Antonina Krivosjapka -
Larisa Kroeglova -
Suzanne Krol -
Annegret Kroniger -
Luc Krotwaar -
Brooke Krueger -
Frantz Kruger -
Jutta Krüger -
Luise Krüger -
Silvia Kruijer -
Piet van der Kruk -
Pieter van der Kruk -
David Krummenacker -
Susan Krumins -
Vladimir Krylov -
Joeri Krymarenko -
Elżbieta Krzesińska -
Zdzisław Krzyszkowiak -
Adam Kszczot -
Johnson Kubisa -
Dariusz Kuć -
Wacław Kuchar -
John Kuck -
Erik Kugelberg -
Rita Kühne -
Sylvia Kühnemund -
Floé Kühnert -
Loreanne Kuhurima -
David Kuino -
Dainis Kūla -
Han Kulker -
Karl-Axel Kullerstrand -
Abera Kuma -
Eyerusalem Kuma -
Astrid Kumbernuss -
Vera Kummerfeldt -
Frans Künen -
Herman Kunnen -
Thijmen Kupers -
Eliud Kurgat -
Lydia Kurgat -
Sammy Kurgat -
Rainer Küschall -
Nina Kuscsik -
Janusz Kusociński -
Yasmin Kwadwo -
Jeanette Kwakye -
James Kwambai -
Patrick Kwist -
Erik Kynard -
Ville Kyrönen -
John Kyui

L
Amine Laâlou -
Mirjam van Laar -
Lloyd LaBeach -
Julie Labonté -
Roger Laermans -
Anne-Chatrine Lafrenz -
Bernard Lagat -
Elijah Lagat -
Sokratis Lagoudakis -
Lolita Lagrosas -
Caroline Lahaye -
Yves Lahaye -
Brahim Lahlafi -
Leslie Laing -
Btissam Lakhouad -
Catherine Lallemand -
Andrea Lalli -
Ivet Lalova -
Benoît Lambert -
Romain Lambert -
Jos Lambrechts -
Marcel Lambrechts -
Cor Lambregts -
Ayad Lamdassem -
Yago Lamela -
Jan Lammers -
Petra Lammert -
Ingrid Lammertsma -
Floor van Lamoen -
Rénelle Lamote -
Dieudonné LaMothe -
Frits Lamp -
Svetlana Lapina -
Lan Lixin -
Henri Landheer -
Richmond Landon -
Francis Lane -
Nancy Langat -
Philip Langat -
Karin de Lange -
Ellen van Langen -
Eugène Langenraedt -
Alfred Langenus -
Jozef Langenus -
Marina Lapina -
George Larner -
Mike Larrabee -
Jan Peter Larsen -
Harri Larva -
Maria Lasitskene -
Jelena Lasjmanova -
Elise Lasser -
Jef Lataster -
Robert Lathouwers -
Jasmijn Lau -
Martin Lauer -
Martin Lauret -
Camille Laus -
Dave Laut -
Nina Lauwaert -
Sofie Lauwers -
Renaud Lavillenie -
Tayna Lawrence -
Con Leahy -
Lillie Leatherwood -
Tatjana Lebedeva -
Serhij Lebid -
Jean Leblond -
Fred Lebow -
Al Leconey -
Dirk Ledegen -
Michael Lederer -
Tatjana Ledovskaja -
Muna Lee -
Lee Mi-ok -
Jolien Leemans -
Hedwig Leenaert -
Bert Leenaerts -
Pleun van Leenen -
Arie van Leeuwen -
Herman van Leeuwen -
Chris Leeuwenburgh -
Bram Leeuwenhoek -
Jean Lefebvre (atleet) -
Joyce Lefevre -
Robert LeGendre -
Birhanu Legese -
Asmae Leghzaoui -
Assunta Legnante -
Luc Legros -
Noël Legros -
Jason Lehmkuhle -
Julien Lehouck -
Lauri Lehtinen -
Eero Lehtonen -
Joop van der Leij -
Walter Leibundgut -
Martin Leiser -
António Leitão -
Emmanuel Lejeune -
Jef Lekens -
Martin Lel -
David Lelei -
Sammy Lelei -
Stanley Leleito -
Christophe Lemaitre -
Loïc Lemaître -
Sisay Lemma -
Eric Lemming -
Sietske Lenchant -
Deon Lendore -
Birgit Lennartz -
Giacomo Leone -
Leonidas van Rodos -
Gift Leotlela -
Armand Lepaffe -
Merry Lepper -
Albin Lermusiaux -
Benjamin Leroy -
Édouard Leroy -
Jules Lesage -
Yoandys Lescay -
Joseph Leseque -
Roger Lespagnard -
Henri Lessire -
Ben Lesterhuis -
Nicky van Leuveren -
Émile Leva -
Emily Levan -
Olga Levenkova -
Tatjana Levina -
Marcin Lewandowski -
Brian Lewis -
Carl Lewis -
Denise Lewis -
Marlene Lewis -
Steve Lewis -
Tamsyn Lewis -
Mark Lewis-Francis -
Ann-Britt Leyman -
Laetitia Libert -
René Libert -
Dennis Licht -
Silke Lichtenhagen -
Eric Liddell -
Beate Liebich -
Gert-Jan Liefers -
Serge Liégeois -
Hans Liesche -
Irene van Lieshout -
Jamie van Lieshout -
Johan van Lieshout -
Menno Lievers -
Frej Liewendahl -
Jim Lightbody -
Ronny Ligneel -
Yorunn Ligneel -
Heikki Liimatainen -
Feyisa Lilesa -
Li Ling -
Tiina Lillak -
Vanderlei de Lima -
Vicente de Lima -
Christopher Lima da Costa -
Jules Limbourg -
Li Meiju -
Li Meisu -
Benjamin Limo -
Cynthia Limo -
Felix Limo -
Remmy Limo -
Richard Limo -
Lin Chau-Tai -
Edward Lindberg -
Knut Lindberg -
Gustaf Lindblom -
Marianne van de Linde -
Marjolein Lindemans -
Eric van der Linden -
Fleur van der Linden -
Janin Lindenberg -
Robert Lindsay -
Gunnar Lindström -
Erik Lindvall -
Michail Linge -
Lin Na -
Jolanda Linschooten -
Jan Linsen -
Fernand Linssen -
Don Lippincott -
Charlene Lipsey -
Johan Lisabeth -
Iryna Lisjtsjynska -
Karel Lismont -
Natalja Lisovskaja -
Shamier Little -
Sergej Litvinov -
Ljoedmila Litvinova -
Liu Changchun -
Liu Dong -
Liu Hong -
Liu Hongyu -
Liu Min -
Liu Shiying -
Liu Xiang -
Li Xuemei -
Li Yanfeng -
Li Yanxi -
Li Zhuhong -
Axel Ljung -
John Ljunggren -
Ellinor Ljungros -
Shereefa Lloyd -
Ricarda Lobe -
Petra Lobinger -
Tim Lobinger -
Djoao Lobles -
Frank Lobman -
Jevgeni Loekjanenko -
Bärbel Löhnert -
Klaas Lok -
Claudia Lokar -
Jack London -
Dallas Long -
Dave Long -
Luz Long -
Maxey Long -
Laurens Looije -
Frank Loomis -
Anton van Loon -
Willem van Loon -
Kristijna Loonen -
Anita Looper -
Carlos Lopes -
Priscilla Lopes-Schliep -
Aliuska López -
Jesús Tonatiú López -
Kevin López -
Luis Fernando López -
Miguel Ángel López -
Yeimar López -
René Lorain -
Italo de Lorenzo -
Santiago Lorenzo -
Tegla Loroupe -
Fred Lorz -
Claudia Losch -
Jan Loth -
Malik Louahla -
Samir Louahla -
Nathalie Loubele -
Olive Loughnane -
Jean-Marie Louis -
Spiridon Louis -
Toivo Loukola -
Elsa Loureiro -
Jack Lovelock -
Helge Løvland -
Albert Lowagie -
Chaunté Lowe -
Douglas Lowe -
Gabriele Löwe -
Eva Lubbers -
Josanne Lucas -
Porscha Lucas -
Gina Lückenkemper -
Freddy Lucq -
Patrick van Luijk -
Leila Luik -
Liina Luik -
Lily Luik -
Frans Luitjes -
Guy Lukowski -
Oltion Luli -
Christophe Lumen - 
Mats Lunders -
Beatrice Lundmark -
Erik Lundqvist -
Emilio Lunghi -
Jānis Lūsis -
Veron Lust -
Wil Lust -
Carla Luyer -
Sarah Luyimi-Mbala -
Florent Luyten -
Noah Lyles -
Orlanda Lynch -
Tatjana Lysenko -
Katelijne Lyssens

M
Ma Yuqin -
Ma Zaijie -
Frans Maas -
Huub Maas -
Luuk Maas -
Kamiel Maase -
Michel de Maat -
Abdelhakim Maazouz -
Marnix Mabbe -
Oliver MacDonald -
Maíla Machado -
Manuela Machado -
Isaac Macharia Wanjohi -
Julia Mächtig -
Josphat Machuka -
Henry Macintosh -
Tim Mack -
Robert Maćkowiak -
Charlotte Mäder -
Nabil Madi -
Dimitri Maenhoudt -
Ann Maenhout -
Katrien Maenhout -
Griet Maes -
Jos Maes -
Marc Maes -
Merel Maes -
Ade Mafe -
Roman Magdziarczyk -
Maurren Maggi -
Romina Maggi -
Rasmus Mägi -
Fantu Magiso -
Renjith Maheswary -
Walter Mahlendorf -
Jaroslava Mahoetsjich -
Ulrike Maisch -
Blandine Maisonnier -
Benjamin Maiyo -
Jonathan Maiyo -
Tomasz Majewski -
Shanna Major -
Sergej Makarov -
Taoufik Makhloufi -
Taisto Mäki -
Ngonidzashe Makusha -
Isaac Makwala -
Alex Malachenko -
Piotr Małachowski -
Christian Malcolm -
Rémi Malengreaux -
Doris Maletzki -
Alex Malinga -
Bronisław Malinowski -
Lena Malkus -
Jo Mallon -
Sven Malm -
Leah Malot -
Galina Maltsjoegina -
Djeke Mambo -
Kedjeloba Mambo -
Fernando Mamede -
Durka Mana -
David Mandago -
Liliane Mandema -
Marlies Manders -
Véronique Mang -
Victor Mangwele -
Mirela Maniani -
Madeline Manning -
Lia Manoliu -
Andra Manson -
Philip Manyim -
Marcin Marciniszyn -
Luis Alberto Marco -
Anne-Sophie Maréchal -
Maurice Maréchal -
Jan van der Marel -
Zalina Marghieva -
Guor Marial -
Brian Mariano -
Hanna Mariën -
Heidi Mariën -
Joseph Mariën -
Leo Mariën -
Tereza Marinova -
Pius Maritim -
Viktor Markin -
Christo Markov -
Dmitri Markov -
Ilja Markov -
Olga Markova -
Nadine Marloye -
Roland Marloye -
Guillaume Marquet -
Geoffrey Marrion -
Mike Marsh -
Maritza Martén -
Gaston Martens -
Jos Martens -
LaVonna Martin -
Paul Martin (atleet) -
Rodney Martin -
Wilhelm Martin -
Churandy Martina -
Eugène Martineau -
Alexander Martínez -
Guillermo Martínez -
Joan Lino Martínez -
José Manuel Martínez -
Julio René Martínez -
Manuel Martínez -
Mayte Martínez -
Yancarlos Martinez -
Maria Martins -
Armen Martirosyan -
Ingeborg Marx -
Edith Masai -
Linet Masai -
Moses Masai -
Jesse Mashburn -
Pavel Maslák -
Lenka Masná -
Germaine Mason -
Valentí Massana -
Bieke Masselis -
Francesca Massobrio -
Frédéric Masson -
Ilona Masson -
Svetlana Masterkova -
Shaun Maswanganyi - 
Benson Masya -
Antoine Matagne -
Gábor Máté -
Richard Mateelong -
Sorin Matei -
Samuel Matete -
Martin Mathathi -
Bob Mathias -
Charline Mathias -
Michael Mathieu -
Siska Maton -
Maysa Hussein Matrood -
Sibusiso Matsenjwa -
Randy Matson -
Takayuki Matsumiya -
Yuko Matsumiya -
Kazumi Matsuo -
Ken Matthews -
Vince Matthews -
Arnout Matthijs -
Anneke Matthys -
Lieselot Matthys -
Thomas Matthys -
Pat Matzdorf -
Hanne Maudens -
Gisela Mauermayer -
Barbara Maveau -
Fiona May -
Kévin Mayer -
Albina Mayorova -
Andrés Mazali -
Martial Mbandjock -
Françoise Mbango Etone -
Christine Mboma -
Jason Mbote -
Kenneth McArthur -
Brandon McBride -
Kerryn McCann -
Eliza McCartney -
Liz McColgan -
Lee McConnell -
Francena McCorory -
Mildred McDaniel -
Nicola McDermott -
Pat McDonald -
Rusheen McDonald -
Tatyana McFadden -
Danny McFarlane -
Matt McGrath -
Haley McGregor -
Edith McGuire -
Evan McGuire -
Herb McKenley -
Catherina McKiernan -
Nathaniel McKinney -
Mark McKoy -
Sydney McLaughlin -
Omar McLeod -
Bob McMillen -
Duncan McNaughton -
Earle Meadows -
Jenny Meadows -
Adel Mechaal -
Edmond Médécin -
Anabel Medina -
Bep du Mée -
Annie van der Meer -
Martine Meersman -
Geertje Meersseman -
Bart Meganck -
Liliane Meganck -
Elise Mehuys - 
Femke van der Meij -
Ruth van der Meijden -
Jan Meijer -
Michaela Meijer -
Saskia Meijer -
Francis Meirens -
Heike Meißner -
Ben Youssef Méité -
Pedro Mejia -
Marie Mejzlíková -
Abebe Mekonnen -
Deresse Mekonnen -
Hailu Mekonnen -
Tsegaye Mekonnen -
Olivier Melchior -
Ragnar Melén -
Irina Melesjina -
Doina Melinte -
Mihaela Melinte -
Cornelia Melis -
Meselech Melkamu -
Emiel Mellaard -
Fleur Mellor -
Faina Melnik -
Hanna Melnytsjenko -
Hagen Melzer -
Félix Mendizábal -
Beatriz Mendoza -
Osleidys Menéndez -
Azmeraw Mengistu -
Meseret Mengistu -
Josphat Kiprono Menjo -
Joke Menkveld -
Pietro Mennea -
Menso Johannes Menso -
Nouria Mérah-Benida -
Eugene Mercer -
Tania Merchiers -
Ann Mercken -
Ward Merckx -
Ted Meredith -
Deriba Merga -
Imane Merga -
Aselefech Mergia -
Katja Merlin -
Aries Merritt -
LaShawn Merritt -
Willy Mertens -
Stanislav Mesjtsjerskitsj -
Felix Meskens -
Romain Mesnil -
Gert Messiaen -
Domitien Mestré -
Ralph Metcalfe -
Marijke Mettes -
Daniele Meucci -
Greet Meulemeester -
Basile Meunier -
Alvah Meyer -
Elana Meyer -
Renate Meyer -
Yannick Meyer -
Ulrike Meyfarth -
Assefa Mezgebu -
Lambert Micha -
Lena Michaëlis -
Vera Michallek -
Anne Michel -
Detlef Michel -
Ludivine Michel -
Julien Michiels -
Yannick Michiels -
Andrej Michnevitsj -
Natallja Michnevitsj -
Kimberley Mickle -
Jules Migeot -
Herman Mignon -
Malaika Mihambo -
Sameena van der Mijden -
John Mikaelsson -
Nicole Mikisch -
Irina Mikitenko -
Leonid Mikitenko -
Marta Milani -
Philip Milanov -
Rod Milburn -
Derek Miles -
Jearl Miles-Clark -
Adam Miller -
Bill Miller (1912) -
Coby Miller -
Inger Miller -
Lennox Miller -
Shaunae Miller - 
Billy Mills -
Leslie Mills -
Linda Milo -
Alain Mimoun -
Olga Minejeva -
Deon Minor -
Jevaughn Minzie -
Inocencio Miranda -
Lisa Misipeka -
Sarah Missinne -
Curtis Mitchell -
Dennis Mitchell -
Nethaneel Mitchell-Blake -
Aksana Mjankova -
Sabrina Mockenhaupt -
Vincenzo Modica -
Bente Moe -
Roger Moens -
Roland Moens -
Vladimir Moeravjov -
Irina Moesjailova -
Eugène Moetbeek -
John Moffitt -
Dietmar Mögenburg -
Betelhem Moges -
Sosthene Moguenara -
Mekubo Mogusu -
Zakia Mrisho Mohammed -
James Moiben -
Laban Moiben -
Godfrey Khotso Mokoena -
Antje Möldner-Schmidt -
California Molefe -
Olfert Molenhuis -
Katharina Molitor -
Shimeles Molla -
Paula Mollenhauer -
Anna Emilie Møller -
Lorraine Moller -
Reinhild Möller -
Silke Möller -
Anne Möllinger -
Marleen Mols -
Grace Momanyi -
Avard Moncur -
Émilie Mondor -
Steve Moneghetti -
Ronald Monsegue -
Eddy Monsels -
Sammy Monsels -
Niurka Montalvo -
Concepción Montaner -
Carol Montgomery -
Tim Montgomery -
Amantle Montsho -
Ad Moons -
Anwar Moore -
Charles Moore -
Paola Morán -
Rosa Morató -
Noureddine Morceli -
Guy Moreau -
Janet Moreau -
Melanie Moreels -
Peter Moreels -
Pradel Moreels -
Sara Moreira -
Yipsi Moreno -
Ljoebov Morgoenova -
Tomo Morimoto -
Kay Morley-Brown -
Sergej Morozov -
François Morren -
Andre Morris -
Glenn Morris -
Sandi Morris -
Melissa Morrison -
Natasha Morrison -
Bobby Morrow -
Jacques Mortier -
Jennen Mortier -
Joke Mortier -
Leen Mortier -
Werner Mory -
Leonid Mosejev -
Angelica Moser -
Edwin Moses -
Philip Mosima -
Veronika Mosina -
Svetlana Moskalets -
Moses Mosop -
Julie Moss -
Joseph Mostert -
Rosa Mota -
Cydonie Mothersille -
Tatjana Motkova -
Craig Mottram -
Tarik Moukrime -
Hassan Mourhit -
Mohammed Mourhit -
René Mourlon -
Samir Moussaoui -
Mohamed Moustaoui -
Osbourne Moxey -
Víctor Moya -
Heather Moyse -
Lahoucine Mrikik -
Athing Mu -
Chamberry Muaka -
Muyegbe Mubala -
Naomi Mugo -
Dalilah Muhammad -
Jimmy Muindi -
Väinö Muinonen -
Laura Muir -
Mbulaeni Mulaudzi -
Bas Mulder (pater) -
Machteld Mulder -
Pim Mulier -
Emile Muller -
Ines Müller (atletiek) -
Laura Müller -
Nadine Müller -
Romy Müller -
Steve Mullings -
Sabrina Mulrain -
Camille Muls -
Kirsten Münchow -
Rosanna Munerotto -
Kenneth Mburu Mungara -
Titus Munji -
Thomas Munkelt -
David Munson -
Shihab Houna Murad - 
Yukifumi Murakami -
Galina Murašova -
Ira Murchison -
Loren Murchison -
Fabiana Murer -
Elena Murgoci -
Digna Murillo - 
Melisa Murillo -
Koji Murofushi -
Elma Muros -
Andrew Murphy -
Clayton Murphy -
Yvonne Murray -
Steef van Musscher -
Mike Musyoki -
Patrick Makau Musyoki -
Elijah Mutai -
Emmanuel Mutai -
Geoffrey Mutai -
Munyo Solomon Mutai -
Maria Mutola -
Joseph Mutua -
William Mutwol -
Jacqueline Muyls -
John Mwangangi -
Daniel Mwangi -
Viola Myers -
Leonard Myles-Mills -
Larry Myricks -
Jonni Myyrä

N
Oussama Nabil -
William Nachtegael -
Valérie Nadaud -
Koen Naert -
Oscar Naert -
Abdi Nageeye -
Rani Nagels -
Katie Nageotte -
Halimah Nakaayi -
Yurika Nakamura -
Kelsey Nakanelua -
Takeyuki Nakayama -
Chuhei Nambu -
Guy Namurois -
Yazaldes Nascimento -
Salwa Eid Naser -
DeDee Nathan -
Jan de Natris -
Daria Nauer -
Dilshod Nazarov -
Irina Nazarova -
Natalja Nazarova -
Olga Nazarova -
Josphat Ndambiri -
Jean-Pierre N'Dayisenga -
Catherine Ndereba -
Cosmas Ndeti -
Eric Ndiema -
Joseph Ndiritu -
Dennis Ndiso -
Patrick Ndururi -
Dereje Nedi -
Eugène Neefs -
Endeshaw Negesse -
Hailu Negussie -
Renaldo Nehemiah -
Kathrin Neimke -
Adam Nelson -
Sharika Nelvis -
Angéla Németh -
Christian Nemeth -
Imre Németh -
Miklós Németh -
David Nepomuceno -
Steffi Nerius -
Joelija Nestsjarenka -
Liliana Neto -
Mildrette Netter -
Dagmar Neubauer -
Ramona Neubert -
Pauli Nevala -
Leon Nevens -
Marc Nevens -
Robert Nevens -
David Neville -
Fred Newhouse -
Isabel Newstead -
Arthur Newton -
Frederique Neys -
Cécile Ngambi -
Joseph Maregu Nganga -
Gideon Ngatuny -
Joseph Ngeny -
Noah Ngeny -
David Ngetich -
Eliud Ngetich -
Joseph Ngolepus -
Agathe Ngo Nack -
John Ngugi -
Nguyễn Thị Thanh Phúc -
Yves Niaré -
Romain Nicodème -
Wendy Nicolls -
Dirk Nicque -
Bill Nieder -
Wayde van Niekerk -
Holger Nielsen -
Ans Niesink -
Jamie Nieto -
Kirsten Nieuwendam -
Gerard Nijboer -
Thijs Nijhuis -
Egbert Nijstad -
Yrjö Nikkanen -
Elmer Niklander -
Jelena Nikolajeva -
Vera Nikolić -
August Nilsson -
Émile Ninnin -
Nathalie Nisen -
Michiel van Nispen -
Sunder Nix -
Greg Nixon -
Vénuste Niyongabo -
Francine Niyonsaba -
Denis Nizjegorodov -
Chirine Njeim -
Daniel Njenga -
Delphine Nkansa -
Eric Nkansah -
Mercy Nku -
Tavevele Noa -
Gérard Noel -
Philip Noel-Baker -
Lilia Noeroetdinova -
Mizuki Noguchi -
Cedric Nolf -
Erki Nool -
Willem Noorduin -
Ed de Noorlander -
Sietske Noorman -
Aat van Noort -
Dennis van Noort -
Pascal van Norden -
Wolfgang Nordwig -
Michael Norman -
Peter Norman -
Hermann Nortmann -
John Norton -
Wim Nota -
Luís Novo -
Wojciech Nowicki -
Peter Nowill -
Jonathan N'Senga -
João N'Tyamba -
Corinne Nugter -
Martijn Nuijens -
Bart van Nunen -
Glynis Nunn -
Paavo Nurmi -
Sorina Nwachukwu - 
Hezahiah Nyamau -
Julius Nyamu -
Onesmus Nyerere -
Trond Nymark -
Erik Nys -
Carolin Nytra -
Joseph Nzau

O
Takumi Obara -
Michael Obasuyi -
Sonja Oberem -
Christina Obergföll -
Claudia Oberlin -
Francis Obikwelu -
Hellen Obiri -
Dan O'Brien -
Parry O'Brien -
Christian Obrist -
Pat O'Callaghan -
Isabella Ochichi -
Peter O'Connor -
Mikio Oda -
Mikel Odriozola -
Ejowvokoghene Oduduru -
Ivan Oechov -
Al Oerter -
Jennifer Oeser -
Ksenia Oestalova -
Tsuyoshi Ogata -
Andreas Oggenfuss -
Falilat Ogunkoya -
Femi Ogunode -
Christine Ohuruogu -
Endurance Ojokolo -
Blessing Okagbare -
Hisayuki Okawa -
Margaret Okayo -
Edith Oker -
Arnoud Okken -
Courtney Okolo -
Amelia Okoli -
Marilyn Okoro -
Ezinne Okparaebo -
Nuța Olaru -
Leonce Oleffe -
Charles Olemus -
Margrit Olfert -
Staņislavs Olijars -
David Oliver -
Paulo André de Oliveira -
Tonia Oliviers -
Nadezjda Olizarenko -
Manuel Olmedo -
Piet Olofsen -
Joachim Olsen -
Christian Olsson -
Marjan Olyslager -
Samia Yusuf Omar -
Rafał Omelko -
Hans Omey -
Tom Omey -
Hiromi Ominami -
Takami Ominami -
Ferdinand Omurwa -
Beatrice Omwanza -
Charles Omwoyo -
Jennifer Onasanya -
Yobes Ondieki -
Philes Ongori -
Wilma van Onna -
Eike Onnen -
Wilson Onsare -
Ngozi Onwumere -
Mary Onyali-Omagbemi -
Josephine Onyia -
No op den Oordt -
Emma Oosterwegel -
Sven Ootjers -
Charity Opara -
Christy Opara-Thompson -
Thomas van Ophem -
Carla Ophorst -
Marian Oprea -
Claire Orcel -
Diego Ordóñez -
Irina Orendi -
Mark Ormrod -
Hélder Ornelas -
André Ornelis -
Derval O'Rourke -
Orlando Ortega -
George Orton -
Satoshi Osaki -
Thomas Osano -
Oludamola Osayomi -
Harold Osborn -
Cornelia Oschkenat -
Tinus Osendarp -
Megumi Oshima -
Abrar Osman -
Ondoro Osoro -
Matic Osovnikar -
Chris van Osta -
Micheline Ostermeyer -
Gillian O'Sullivan -
Sonia O'Sullivan -
Nina Otkalenko -
Kirsten Otterbu -
Merlene Ottey -
Anita Otto - 
Björn Otto -
Hamid Oualich -
Élodie Ouédraogo -
Robert Ouko -
Méryem Oumezdi -
Joop Overdijk -
Steve Ovett -
Jesse Owens -
Esraa Owis -
Will Oyowe -
Mari Ozaki -
Yoshimi Ozaki -
Elvīra Ozoliŋa -
Lale Öztürk

P
Cristhian Pacheco -
Ann Packer -
Jordan Pacquot -
Charley Paddock -
Heidi Paesen -
Pak Bong-sik -
Igor Paklin -
Rolando Palacios -
Vita Palamar -
Henry Palmé -
Antonella Palmisano -
Abdon Pamich -
Riste Pandev -
Francesco Panetta -
Wanda Panfil -
Daphne Panhuijsen -
Oana Pantelimon -
Georgios Papasideris -
Tom Pappas -
José Paques -
Karl Paranya -
Panagiotis Paraskevopoulos -
Hansle Parchment -
Agnes Pardaens -
Mariska Parewyck -
George Parker (atleet) -
Maxie Parks -
Ann Parmentier -
Armand Parmentier -
Herman Parmentier -
András Paróczai -
Krisztián Pars -
Artur Partyka -
Aki Parviainen -
Kaisa Parviainen -
Voula Patoulidou -
Lorenzo Patta -
Darvis Patton -
Mel Patton -
Adriaan Paulen -
Hensley Paulina -
Jean-Pierre Paumen -
Emiel Pauwels -
Joanne Pavey -
Igor Pavlov -
Gerold Pawirodikromo -
David Payne -
Tyke Peacock -
Sally Pearson -
David Pecceu -
Anni Pede -
Iván Pedroso -
Guy Peellaert -
Francine Peeters -
Jean-Baptiste Peeters -
Annelies Peetroons -
Arismendy Peguero -
Maurice Peiren -
Antoni Peña -
Antonio Peñalver -
Mel Pender -
Frauke Penen -
Mihaela Peneș -
Jacques Pennewaert -
Jeannette Pennings -
Wilbert Pennings -
Eino Penttilä -
Marie-José Pérec -
Jefferson Pérez -
Madaí Pérez -
Yaime Pérez -
Nova Peris -
Vanja Perišić -
Angel Perkins -
Sandra Perković -
Andrej Perlov -
Irina Permitina -
Daimí Pernia -
Michelle Perry -
Nanceen Perry -
Ioannis Persakis -
Michaela Pešková -
Mario Pestano -
Jörg Peter -
Jim Peters -
Mary Peters (atlete) -
Wim Peters -
Marga Petersen -
Sara Petersen -
William Petersson -
Jennifer Petit -
Lucie Petit -
Chantal Petitclerc -
Marija Petkova -
Tetjana Petljoek -
Tom Petranoff -
Ljoedmila Petrova -
Tatjana Petrova -
Ricky Petrucciani -
Joelia Petsjonkina -
Antonio Pettigrew -
Francine Peyskens -
Kirk Pfeffer -
Phidippides -
Andrea Philipp -
André Phillips -
Dwight Phillips -
Pedro Pablo Pichardo -
Craig Pickering -
Jack Pierce -
Violet Piercy -
Barbara Pierre -
Guy Pierre -
Nicolas Pierre -
Peter Pieters -
Sven Pieters -
Dorando Pietri -
Paola Pigni -
Paul Pilgrim -
Maria Pinigina -
António Pinto -
Tatjana Pinto -
Uta Pippig -
Anne-Marie Pira -
Jacques Pirlot -
Darja Pisjtsjalnikova -
Oscar Pistorius -
Tero Pitkämäki -
Jana Pittman -
Niels Pittomvils -
Oleksandr Pjatnytsja -
Anna Pjatych -
Ludo van der Plaat -
Mark Plaatjes -
Heleen Plaatzer -
Marek Plawgo -
Daniel Plaza -
Manuel Plaza -
Iris Plotzitzka -
Ine Plovie -
Femke Pluim -
Irina Podjalovskaja -
Jekaterina Podkopajeva -
Nina Podnebesnova -
Jacqueline Poelman -
Paul Poels -
Tatjana Poesjkarjova -
Ronald Pognon -
Aleksandr Pogorelov -
Waltraud Pöhlitz -
Natalija Pohrebnjak -
Hannelore Poissonnier -
Jekaterina Poistogova -
Ilse Pol -
Maritta Politz -
Jevgenia Poljakova -
Jaap van der Poll -
Burglinde Pollak -
Karen Pollefeyt -
Willy Polleunis -
Helena Ponette -
Mónica Pont -
Liliana Popescu -
Ron Popma -
Sergej Popov -
Sofka Popova -
Marika Popowicz -
Ville Pörhölä -
Harry Porter -
Tiffany Porter -
William Porter -
Elvira Possekel -
Igor Potapovich -
Kris Poté -
Romain Poté -
Roedolf Povarnitsyn -
Olesja Povch -
Asafa Powell -
Donovan Powell -
Mike Powell -
Powell (René Joannes) -
Dave Power -
Jean-Paul Praet -
Huub Pragt -
Iva Prandzjeva -
Steve Prefontaine -
Davita Prendergast -
Reece Prescod -
Irina Press - 
Tamara Press -
Sonja Prétôt -
Robert Prévot -
Jozef Pribilinec -
DeAnna Price -
Petrina Price -
Adolphe Prier de Saone -
Ingrid Prigge -
Frans Prinsen -
Walter Prinsen -
Meyer Prinstein -
Irina Privalova -
Jelena Prochorowa -
Jean Proess -
Andrej Prokofjev -
Liese Prokop -
Jeļena Prokopčuka -
Alfred Proksch -
Aimé Proot -
Tatjana Prorotsjenko -
Kjell Provost -
Nelson Prudêncio -
Raymond Prud'homme -
Iris Pruysen -
Mary Ptikany -
Marcelo Pugliese -
Maricica Puică -
Maria Teresa Pulido -
Mieke Pullen -
Miel Puttemans -
Jérôme Putzeys -
Natalja Pyhyda -
Monika Pyrek

Q
Qu Yunxia -
Lecabela Quaresma -
Don Quarrie -
Dick Quax -
Roger Quemener -
James Quinn -
Pierre Quinon -
Ben Quintelier -
Matthias Quintelier -
Ana Fidelia Quirot -
Renny Quow

R
Marije te Raa -
Grażyna Rabsztyn -
Paula Radcliffe -
Marleen Radder -
Ineta Radēviča -
Lina Radke -
Helga Radtke -
Hannelore Raepke -
Jessie Raes -
Thorolf Rafto -
Ēriks Rags -
Baya Rahouli -
Mesulame Rakuro -
Hendrick Ramaala -
Godfrey Rampling -
Rashid Ramzi -
Mary Rand -
Kevin Rans -
Heli Rantanen -
Harry van Rappard -
Oscar van Rappard -
Marc Raquil -
Tjabel Ras -
Viktor Rasjtsjoepkin -
Claudia Rath -
Dora Ratjen -
Richard Rau -
Tapio Rautavaara -
René Ravets -
Koen Raymaekers -
Davide Re -
Norman Read -
William Reais -
Laurence Reckelbus -
James Rector -
Meliz Redif -
Derek Redmond -
Flora Redoumi -
Gary Reed -
Johan Reekers -
Brittney Reese -
Andrew Reets -
Tilahun Regassa -
John Regis -
Alina Reh -
Frantz Reichel -
Julian Reid -
Leon Reid -
Charles Reidpath -
Gaston Reiff -
Miriam van Reijen -
Sarah Reilly -
Gabriele Reinsch -
Rinus van Rekum -
Wim van Rekum -
Jan Rem -
Lindy Remigino -
Paul Remouchamps -
Ren Xiujuan -
Marie-Thérèse Renard -
Stuart Rendell -
Marleen Renders -
Silke Renk -
Els Rens -
Rynardt van Rensburg -
Émile Renson -
Ximena Restrepo -
Milly Reuter -
José Reveyn -
Richard Revyn -
Julio Rey -
Eric Reygaert -
Kim Reynierse -
Butch Reynolds -
Miloslava Rezková -
Youssef el Rhalfioui -
Marlou van Rhijn -
George Rhoden -
Trevante Rhodes -
Fernanda Ribeiro -
Mario Riccoboni -
Alma Richards -
Bob Richards -
Jereem Richards -
Sandie Richards -
Sanya Richards-Ross -
Thomas Richards -
Jason Richardson -
Mark Richardson -
Annegret Richter -
Sabine Richter -
Ute Richter -
Steve Riddick -
Lars Riedel -
Silvia Rieger -
Susi Riermeier -
Pelle Rietveld -
Joke van Rijswijk -
Peter Riley -
Nina Rillstone -
John Rimmer -
Michael Rimmer -
Robert Rinchard -
Richard Ringer -
Joseph Riri -
Jeffrey Riseley -
Ville Ritola -
Louise Ritter -
Dathan Ritzenhein -
Xiomara Rivero -
Al Mustafa Riyadh -
Monder Rizki -
Olga Rjabinkina -
Nadezjda Rjasjkina -
Marija Rjemjen -
Fatuma Roba -
Bill Roberts (atleet) -
Gil Roberts -
Arthur Robertson -
Paul Robijns -
Arnie Robinson -
Betty Robinson -
Dan Robinson -
Moushaumi Robinson -
Rey Robinson -
Sidney Robinson -
Tom Robinson -
Dayron Robles -
Franziska Rochat-Moser -
Audrey Rochtus -
Birgit Rockmeier -
Gabi Rockmeier -
Vebjørn Rodal -
Bill Rodgers -
Mike Rodgers -
Tito Rodrigues -
Ángel David Rodríguez -
Natalia Rodríguez -
Richard Rodriguez -
Vasili Roedenkov -
Paul Roekaerts -
Danny Roelandt -
Renno Roelandt -
Gaston Roelants -
Jelena Roezina -
Ljoedmila Rogatsjova -
Annette Rogers -
Jason Rogers (atleet) -
Raevyn Rogers -
Tim Rogge -
Godelieve Roggeman -
Christel Rogiers -
Anna Rogowska -
Brigitte Rohde -
Uta Rohländer -
Thomas Röhler -
Alain Rohr -
Yulimar Rojas -
Cindy Roleder -
Brianna Rollins -
Ruben Rolvink -
Yannick Rolvink -
Elena Romagnolo -
Jelena Romanova -
Nina Romasjkova -
Wesley Rombaut -
Eddy Rombaux -
Marc Romersa -
Fabián Roncero -
Daniel Rono -
Georgina Rono -
Henry Rono -
Peter Rono -
Lisa Rooms -
Martyn Rooney -
Nel Roos-Lodder -
Frank Roos -
Wim Roosen -
Annette Roozen -
Rodgers Rop -
Thijs Ros -
Chiara Rosa -
Nick Rose -
Ralph Rose -
Remaldo Rose -
Jack Rosendaal -
Heide Rosendahl -
Bobby Rosenfeld -
Raymond Rosier -
Rani Rosius - 
Denisa Rosolová -
Josh Ross -
Tiffany Ross-Williams -
Matthias Rosseeuw -
Olga Rossejeva -
Bernard Rossignol -
Gabi Roth -
Esther Roth-Shachamarov -
Viktor Röthlin -
Bernard Rotich -
Caroline Rotich -
Ferguson Rotich -
Hosea Rotich -
James Rotich -
Lucas Rotich -
Michael Rotich -
Sammy Rotich -
Solomon Rotich -
William Rotich -
Chris Rottiers -
Lucien Rottiers -
Anita Rottmüller-Wörner -
Georgios Roubanis -
Vincent Rousseau -
Sakis Rouvas -
Bram Rouwen -
Shannon Rowbury -
Daniel Rowden -
Mark Rowland -
Stanley Rowley -
Urta Rozenstruik -
Ivana Rožman -
Tamara Ruben -
Zipora Rubin-Rosenbaum -
Giorgio Rubino -
Karin Ruckstuhl -
Bevil Rudd -
Daniel Rudisha -
David Rudisha -
Wilma Rudolph -
Kim Ruell -
Quentin Ruffacq -
Anna Rüh -
Frits de Ruijter -
Evelien Ruijters -
Vivian Ruijters -
Piet Ruimers -
Tim Rummens -
Galen Rupp -
Stefan Rusch -
Peter Rusman -
Wilma Rusman -
Ignace Russ -
Alonzo Russell -
Arthur Russell (atleet) -
Henry Russell -
Jacqueline Rustidge -
Josse Ruth -
Trudy Ruth -
Greg Rutherford -
Paul Ruto -
Evans Rutto -
Antti Ruuskanen -
Patrick Ryan -
Tony Ryan -
Jaroslav Rybakov -
Olga Rypakova -
Agnieszka Rysiukiewicz -
Piotr Rysiukiewicz -
Adolf Rysler -
Jim Ryun -
Lisa Ryzih

S
Eveline Saalberg -
Juho Saaristo -
Theo Saat -
Nijolė Sabaitė -
Karel Sabbe -
Kris Sabbe -
Peter Sack -
Jonathan Sacoor -
Carla Sacramento -
Natalja Sadova -
Julien Saelens -
Simone Saenen -
Nicole Saeys -
Yae Sagara -
Christoph Sahner -
Tuğçe Şahutoğlu -
Djabir Saïd-Guerni -
Ali Saïdi-Sief -
Jaysuma Saidy Ndure -
Nassima Saifi -
Verena Sailer -
Betsy Saina -
Thomas Saisi -
Naoko Sakamoto -
Sofia Sakorafa -
Carlos Sala -
Irving Saladino -
Olha Saladoecha -
Ahmed Salah -
Gaolesiela Salang -
Alberto Salazar -
Jasmin Salihović -
George Saling -
Ilmari Salminen -
Georges Salmon -
Hermann Salomon -
Lonah Chemtai Salpeter -
Edgar Salvé -
Ralf Salzmann -
Adriaan Saman -
Stephen Sambu -
Goelnara Samitova-Galkina -
Tatjana Samolenko -
Helena Sampaio -
LeRoy Samse -
Heather Samuel -
Jamile Samuel -
Tjendo Samuel -
Dani Samuels -
Eder Sánchez -
Félix Sánchez -
Sergio Sánchez -
Maria Sander -
Nicola Sanders -
Tessa Sanderson -
Dominique Sandron -
Leevan Sands -
Nils Sandström -
Julius Sang -
Lucas Sang -
Philip Sanga -
Abdul Hakim Sani Brown -
Viktor Sanjejev -
Francisca Sanopal -
Carlos Santa -
Purificacion Santamarta -
Aída dos Santos -
Kátia Regina Santos -
Luguelín Santos -
Luíz Antônio dos Santos -
Marilson dos Santos -
Vera Santos -
Ruhi Sarıalp -
Émile Sarrade -
Michael Saruni -
Ulrike Sarvari -
Atsushi Sato -
Megumi Sato -
Rosa Saul -
Yargelis Savigne -
Jane Saville -
Natalie Saville -
Vitali Savin -
Maria Savinova -
Jekaterina Savtsjenko -
Kerry Saxby-Junna -
Vanessa Scaunet -
Michaela Schabinger -
Carolin Schäfer -
Tessa van Schagen -
Johanna Schaller -
Haico Scharn -
Arlie Schardt -
Marcel Schelbert -
Lotte Scheldeman -
Christian Schenk -
Feodora Schenk -
Sylvia Schenk -
Reto Schenkel -
Sandra Schenkel -
Plonie Scheringa -
Petra Schersing -
Christina Scherwin -
Maaike Schetters -
Armin Scheurer -
Sina Schielke -
Jessica Schilder -
Werner Schildhauer -
Marlies Schils -
Nicky van der Schilt -
Dafne Schippers -
Tom Schippers -
Evelin Schlaak -
Carsten Schlangen -
Jean-Paul Schlatter -
Fabienne Schlumpf -
Stefan Schmid -
Alica Schmidt -
Eugen Schmidt -
Wolfgang Schmidt -
Sofie Schoenmaekers -
Matthieu Schoeps -
Gabe Scholten -
Jackson Scholz -
Thomas Schönlebe -
Rik Schoofs -
Robert Schoonjans -
Mien Schopman-Klaver -
Carola Schot -
Leon Schots -
August Schotte -
Robert Schoukens -
Adhémar Schoufs -
Anne Schreurs -
Georges Schroeder -
Ronald Schröer -
Ward Schroeven -
Beate Schrott -
Terry Schueremans -
Carl Schuhmann -
Henk Schuiling -
Bob Schul -
Frederick Schule -
Heidi Schüller -
Jürgen Schult -
Annemarie Schulte -
Sofia Schulte -
Heike Schulte-Mattler -
Harry Schulting -
Nils Schumann -
Anne van Schuppen -
Sander Schutgens -
Eltjo Schutter -
Tollien Schuurman -
Lambert Schuurs -
Arthur Schwab -
Christina Schwanitz -
Claude Schwartz -
Lilli Schwarzkopf -
Alex Schwazer -
Remi Schyns -
Leungo Scotch -
Debbie Scott -
Dorian Scott -
Leonard Scott -
Louis Scott -
Salim Sdiri -
Bob Seagren -
Jan Sebille -
Mulu Seboka -
Liesbeth Sebrechts -
Roman Šebrle -
Naomi Sedney -
Zoë Sedney -
Gregory Sedoc -
Jermaine Sedoc -
Randy Sedoc -
Roy Sedoc -
Valéry Sedoc -
Joeri Sedych -
Melanie Seeger -
Rodolphe William Seeldrayers -
Dino Sefir -
Catharina Segers -
Daniel Segers -
Juliette Segers -
Bernardo Segura -
Helga Seidler -
Toshihiko Seko -
Anis Selmouni -
Caster Semenya -
Viktor Semjasjkin -
Zinaida Sendriūtė -
Christin Senkel -
Anneliese Seonbuchner -
Hadi Sepehrzad -
Eino Seppälä -
Jacques Septon -
Alex Servais -
Akosua Serwaa -
Julien Serwy -
Marija Šestak -
Oblique Seville -
Leo Sexton -
Gidamis Shahanga -
Saif Saaeed Shaheen -
Klodiana Shala -
Mubarak Shami -
Mohammad Shamsuddin -
James Sharpe -
Ryan Shay -
Richard Sheldon -
Sheng Yi-ju -
Gudisa Shentema -
Mel Sheppard -
Martin Sheridan -
Dachhiri Sherpa -
William Sherring -
Yoko Shibui -
Lawrence Shields -
Berhanu Shiferaw -
Megumi Shigaki -
Morio Shigematsu -
Jean Shiley -
Kiyoko Shimahara -
Koji Shimizu -
Masako Shinpo -
Frank Shorter -
Ghada Shouaa -
Alfred Shrubb -
Alibay Shukurov -
Karabo Sibanda -
Cornelis Sibe -
Tatjana Sibileva -
Nikolaj Sidorov -
Anzjelika Sidorova -
Gloria Siebert -
Siegrun Siegl -
Amy Siemons -
Sileshi Sihine -
Hannu Siitonen -
Carl Silfverstrand -
Zdeňka Šilhavá -
Andrej Silnov -
Adhemar da Silva - 
Fátima Silva -
Germán Silva -
Rui Silva -
Yarisley Silva -
Jay Silvester -
Akani Simbine -
Sara Simeoni -
Carlo Simionato -
Josy Simon -
Lidia Şimon -
Rudi Simon -
Jean Simonet -
Noemí Simonetto de Portela -
Brandon Simpson -
George Simpson -
Jemma Simpson -
Jennifer Simpson -
Sherone Simpson -
Kenia Sinclair -
Ajmer Singh -
Fauja Singh -
Milkha Singh -
Philip Singoei -
Eelco Sintnicolaas -
Jelena Sipatova -
Zigismunds Sirmais -
Pieter Sisk -
Xénia Siska -
Robert Sjavlakadze -
Tatjana Sjemjakina -
Ljoedmila Sjevtsova -
Olga Sjisjigina -
Svetlana Sjkolina -
Henrik Sjöberg -
Patrik Sjöberg -
Lilia Sjoboechova -
Tore Sjöstrand -
Michail Sjtsjennikov -
Natalja Sjykolenko -
Khalid Skah -
Edwin Skinner -
Kamila Skolimowska -
Melanie Skotnik -
Austra Skujytė -
Roberto Skyers -
Willy Slabbers -
Brenda Sleeuwenhoek -
Lieve Slegers -
Jelena Slesarenko -
Wim Slijkhuis -
Lies Sluijters -
Ilona Slupianek -
Tadeusz Ślusarski -
Noureddine Smaïl -
Mostafa Smaili -
Pauline Smal -
Kathy Smallwood-Cook -
Roger Smeets -
Koen Smet -
Marc Smet -
Omer Smet -
Piet Smet -
Thomas Smet -
Fanny Smets -
Henri Smets -
Nick Smidt -
Traves Smikle -
Chris Smildiger -
Natalja Smirnizkaja -
Armand van der Smissen -
Jennifer Smit -
Ruud Smit -
Calvin Smith -
Dean Smith (atleet) -
Ethel Smith -
Guinn Smith -
Kimberley Smith -
Maurice Smith -
Ronnie Ray Smith -
Rutger Smith -
Tommie Smith -
Trecia Smith -
Tyrone Smith -
Forrest Smithson -
Marije Smits -
Anja Smolders -
Andreas Smout -
Kate Smyth -
Peter Snell -
Henk Snepvangers -
Antoine Snyders -
Tony Snyers -
Jelena Soboleva -
Manuela Soccol -
Bruno Söderström -
Chris Soetewey -
Oscar Soetewey -
Peter Soetewey -
Jeanne Soffriau -
Pavel Sofin -
Sohn Kee-chung -
Edwin Cheruiyot Soi -
Aleksej Sokolov -
Jelena Sokolova -
Vera Sokolova -
Chris Solinsky -
Duane Solomon -
Steven Solomon -
Egon Solymossy -
Bram Som -
Peter Some -
Michael Somers -
Song Dan -
August Sørensen -
Marinus Sørensen -
Rondel Sorrillo -
Kelly Sotherton -
Javier Sotomayor -
Piet Soudijn -
Myriam Soumaré -
Charles Sowa -
Bob Spaak -
Rudolf Spaander -
Ivana Španović -
Nicholas Sparks -
Wallace Spearmon -
Lau Spel -
Ruth Spelmeyer -
Ashley Spencer -
Emerson Spencer -
Silke Spiegelburg -
Virgil Spier -
Nicola Spirig -
Leonid Spirin -
Grzegorz Sposób -
Barbora Špotáková -
Teun Sprong -
Patrizia Spuri -
Jan Staaf -
Karl Gustaf Staaf -
Katja Staartjes -
Xenia Stad-de Jong -
Daniel Ståhl -
Kjell-Erik Ståhl -
Linda Stahl -
Simona Staicu -
Ria Stalman -
Sandra Stals -
Vanja Stambolova -
Tomáš Staněk -
Andy Stanfield -
Massimo Stano -
Cindy Stas -
Guy Stas -
Stefanija Statkuvienė -
Richard Stebbins -
Renate Stecher -
Edino Steele -
Willie Steele -
Mimi Steels -
Patrick Steemans -
Willem Frederik van der Steen -
Claudia Stef -
Ekaterini Stefanidi -
Zulejka Stefanini -
John Steffensen -
Mona Steigauf -
Mark Steinle -
Nicolas Stempnick -
Knut Stenborg -
Rolf Stenersen -
Albin Stenroos -
Birgit Stephan -
Helen Stephens -
Lydia Stephens -
Vanessa Sterckendries -
Mieke Sterk -
Brian Sternberg -
Anni Steuer -
Gerard Steurs -
Catherine Stevens -
Eddy Stevens -
Léontine Stevens -
Marnix Stevens -
Patrick Stevens -
Nicole Stevenson -
Toby Stevenson -
William Stevenson -
Kerron Stewart -
Ray Stewart -
Aad Steylen -
Gerda Steyn -
Dwight St. Hillaire -
Aart Stigter -
Annie van Stiphout -
Patrick Stitzinger -
Gerhard Stöck -
Frank Stockmans -
Dirk Stoclet -
Allison Stokke -
Joanna Stone -
Dwight Stones -
Vita Stopina -
David Storl -
Veronique Storme -
Stephanie Storp -
Kristine Strackx -
Valeria Straneo -
Kareem Streete-Thompson -
Ellen Streidt -
Shirley Strickland -
Woody Strode -
Jesse Stroobants -
Stijn Stroobants -
Bärbel Struppert -
Martina Strutz -
Mike Stulce -
Chandra Sturrup -
Su Bingtian -
Leonel Suárez -
Pedro Subido -
Jennifer Suhr -
Mona Sulaiman -
Jemima Sumgong -
Sun Chao -
Sun Weiwei -
Sun Yingjie -
Takahiro Sunada -
Nam Sung-yong -
Eva Šuranová -
Bruny Surin -
Irina Sustelo -
Annika Suthe -
Toshinari Suwa -
Katleen Suys -
Hiromi Suzuki -
Kenichi Suzuki -
Yusuke Suzuki -
Luketz Swartbooi -
Sandra Swennen -
Justyna Święty-Ersetic -
Kathrine Switzer -
Thea Sybesma -
Nick Symmonds -
Olesja Syreva -
Aleksej Sysojev -
Ian Syster -
Gabriela Szabó -
Miklós Szabó -
Ferenc Szekeres -
Irena Szewińska -
Józef Szmidt -
Alajos Szokolyi -
Edouard Szostak -
Karina Szymańska

T
Joelia Tabakova -
Mary Joy Tabal -
Norman Taber -
Feyse Tadese -
Zersenay Tadese -
Girma Tadesse -
Meba Tadesse -
Askale Tafa -
Tesfaye Tafa -
Klaus Tafelmeier -
Hassan Taftian -
Bouabdellah Tahri -
Armas Taipale -
Naoto Tajima -
Naoko Takahashi -
Anju Takamizawa -
Toshinari Takaoka -
Sameli Tala -
Alina Talay -
Festus Talam -
Daniel Talbot -
Kamel Talhaoui -
Jared Tallent -
Marie-Josée Ta Lou -
Gianmarco Tamberi -
Teddy Tamgho -
Aleksander Tammert -
Christian Tamminga -
Tan Eng Yoon -
Abraham Kiprotich Tandoi -
Hiromi Taniguchi -
Mark Tanui -
Moses Tanui -
Paul Tanui -
William Tanui -
Yoel Tapia -
Bralon Taplin -
Aleksej Taranov -
Anastasia Taranova-Potapova -
Maksim Tarasov -
Valeri Taratynov -
Ionela Târlea-Manolache -
Jüri Tarmak -
Jeneba Tarmoh -
Sharon Tavengwa -
Angelo Taylor -
Christian Taylor -
Christopher Taylor (atleet) - 
Dan Taylor -
Daniel Taylor -
John Taylor (atleet) -
Morgan Taylor -
Robert Taylor -
Agnès Tchuinté -
Gerard Tebroke -
Matt Tegenkamp -
Anay Tejeda -
Kebede Tekeste -
Sjouke Tel -
Dink Templeton -
Naftali Temu -
Katja Tengel -
Miltiadis Tentoglou -
Toru Terasawa -
Tetjana Teresjtsjoek-Antipova -
Negari Terfa - 
Paul Tergat -
Josephine Terlecki -
Josef Ternström -
Igor Ter-Ovanesjan -
Charlotte Teske -
Getaneh Tessema -
Ron Teunisse -
Jo Teunissen-Waalboer -
John Tewksbury -
Carl Thackery -
Ekateríni Thánou -
Michel Théato -
Baboloki Thebe -
Yves Theisen -
Brianne Theisen-Eaton -
Félix Thelismar -
Jurgen Themen -
Ioannis Theodoropoulos -
Henri Thesingh -
Lucien Theys -
Amy Mbacke Thiam -
Nafissatou Thiam -
Rita Thijs -
Elliott Thijssen -
Ute Thimm -
Andrea Thomas (atlete 1963) -
Andrea Thomas (atlete 1968) -
Donald Thomas -
Dwight Thomas -
Gabrielle Thomas -
Iwan Thomas -
John Thomas -
Bronwyn Thompson -
Chris Thompson - 
Daley Thompson -
Don Thompson -
Elaine Thompson -
Obadele Thompson -
Richard Thompson -
Wilbur Thompson -
Tommy Thomson -
Régis Thonon - 
Andreas Thorkildsen -
Linus Thörnblad -
Jim Thorpe -
Carlo Thränhardt -
Josia Thugwane -
Gert Thys -
Paul Thys -
Seppe Thys -
Juha Tiainen -
Jelena Tichonova -
Susen Tiedtke -
Päivi Tikkanen -
Stefano Tilli -
Kristina Timanovskaja -
Alice Timbilil -
Herman Timme -
Ulf Timmermann -
Catherine Timmermans -
Charles Timmermans -
Gerrie Timmermans -
Irina Timofejeva -
Etimoni Timuani -
Okilani Tinilau -
Gerry Tinker -
Michael Tinsley -
René Tirard -
Agnes Tirop -
Bob Tisdall -
Nadezjda Tkatsjenko -
Natalja Tobias -
Robert Tobin -
Antoaneta Todorova -
Silas Toek -
Ryta Toerava -
Larisa Toertsjinskaja -
Edgardo Toetti -
Jenny Toitgans -
Jukka Toivola -
Armas Toivonen -
Tadese Tola -
Tamirat Tola -
Tesfaye Tola -
Workenesh Tola -
Eddie Tolan -
Abeba Tolla -
Girma Tolla -
Gulume Tollesa -
Ambesse Tolosa -
Svetlana Tolstaja -
Dawid Tomala -
Milosz Tomanek -
Tatjana Tomasjova -
Chris Tomlinson -
Bert Tomme -
Rik Tommelein -
Leonie Ton -
Guy Tondeur -
Claudia Tonn -
Bill Toomey -
Christine Toonstra -
Fred Tootell -
Emmett Toppino -
Simeon Toribio -
Jack Torrance -
Jamaal Torrance -
Gwen Torrence -
Marestella Torres -
Sandra Torres -
Filippo Tortu -
Reiko Tosa -
Anton Toscani -
Sheena Tosta -
Matej Tóth -
Alexandros Touferis -
Nahida Touhami -
Thierry Toutain -
Forrest Towns -
Roberto Tozzi -
Terrence Trammell -
Igor Trandenkov -
Marina Trandenkova -
Friedrich Traun -
John Treacy -
Yannick Tregaro -
Febe Triest -
Stina Troest -
Jorén Tromp -
Gretha Tromp -
Maryline Troonen -
Lee Troop -
DeeDee Trotter -
Pierre Trullemans -
Ed Trumpet -
Imana Truyers -
Likoúrgos-Stéfanos Tsákonas -
Loúis Tsátoumas -
Myriam Tschomba -
Atsedu Tsegay - 
Yemane Tsegay -
Tirfi Tsegaye -
Léon t'Serstevens -
Paraskeví Tsiamíta -
Ivan Tsichan -
Konstantinos Tsiklitiras -
Iolanda Tsjen -
Joelia Tsjermosjanskaja -
Nikolaj Tsjernetski -
Olga Tsjernjavskaja -
Tatjana Tsjernova -
Galina Tsjistjakova -
Anna Tsjitsjerova -
Nadezjda Tsjizjova -
Athanasía Tsoumeléka -
Viktor Tsyboelenko -
Gabriel Tual -
Mestawet Tufa -
Tigist Tufa -
Amel Tuka -
Derartu Tulu -
Michael Tumi -
Dire Tune -
Lieja Tunks -
Andy Turner -
Vilho Tuulos -
Stephanie Twell -
Albert Tyler -
Tamara Tysjkevitsj -
Alfred Tysoe -
Kjersti Tysse Plätzer -
Erik Tysse -
Wyomia Tyus

U
Romas Ubartas -
Isaac Uche -
Jan van Uden -
Enefiok Udo-Obong -
Chijindu Ujah -
Abdi Hakin Ulad -
Sigrid Ulbricht - 
Stephan Ulrich -
Mike Ultee -
Kurao Umeki -
Bo Ummels -
George Underwood -
Tobias Unger -
Grace Upshaw -
Ulrike Urbansky -
Marcin Urbaś -
Aliecer Urrutia -
Maria Usifo -
Boniface Usisivu -
Beatrice Utondu -
Sule Utura -
Jaak Uudmäe -
Felix Uyttenbroeck -
Antoon Uytterhoeven

V
Els Vader -
Howard Valentine -
Remigius Valiulis -
Gennadi Valjoekevitsj -
Ondina Valla -
Andrew Valmon -
Dmitrij Vaľukevič -
Sofie Van Accom -
Thalia Van Acker -
Hans Van Alphen -
Francine Van Assche -
Cédric Van Branteghem -
Jolien Van Brempt -
Leen Van Brempt -
Eddy Van Butsele -
Julien Van Campenhout -
Nolan Vancauwemberghe -
Tom Vanchaze -
Heidi Van Collie -
Jo Van Daele -
Henriette Vandaelen -
Jozef Van Dalem -
Ivo Van Damme -
Dorette Van de Broek -
Peter Van De Kerkhove -
Jacques Vanden Abeele -
Sigrid Vanden Bempt -
Rik Vandenberghe -
Eddy Van den Bleeken -
Raymond Vandenborre -
Dirk Van Den Bosch -
Jan Van Den Broeck -
Naomi Van Den Broeck -
Wout Van den Broeck -
Stefan Van Den Broek -
Georges Vandenbroele -
Hanna Vandenbussche -
Aureel Vandendriessche -
Jan Vandendriessche -
Jerry Van den Eede -
Peter Van den Eynden -
Frederic Van Den Heede -
Ester Van den Hende -
Armand Van den Roye -
Alphonse Vandenrydt -
Willy Vandenwijngaerden -
Babette Vandeput -
Aurèle Vandeputte -
Cedric Van de Putte -
Robin Vanderbemden -
Myrthe Van Der Borght -
Ignace Van der Cam -
Christa Vandercruyssen -
Elise Vanderelst -
David Vanderhaeghen -
Dirk Vanderherten -
Thomas Van Der Plaetsen -
Frans Van der Steen -
Fred Vandervennet -
Joseph Van der Wee -
Jessica Van de Steene -
Bart Van Deursen -
Camiel Van de Velde -
Julia Vandevelde -
Tim Van de Velde -
Tommie Van de Velde -
Wim Vandeven -
Eric Van de Vijver -
René Vandevoorde -
Marcel Vandewattyne -
Isidoor Van de Wiele -
Jürgen Vandewiele -
Edouard Vandezande -
Matthieu Vandiest -
Hilde Van Dijck -
Raymond Van Dijck -
William Van Dijck -
Nele Van Doninck -
Lino Vandoorne -
Lander Van Droogenbroeck -
Virginie Vandroogenbroeck -
Georgette Vandyck -
Viviane Van Emelen -
Riet Vanfleteren -
Zenobie Vangansbeke -
Inge Vangeel -
Julien Van Genechten -
Jenny Van Gerdinge -
Maria Van Gestel -
Gino Van Geyte -
Guy Van Goethem -
Stef Vanhaeren -
Leopold Van Hamme -
Jacques Vanhee -
Charles Van Hees -
Monique Vanherck -
Rita Vanherck -
Hanne Van Hessche -
Elke Van Hoeymissen -
Jean Van Hoof -
Willem Van Hoof -
Jolien Van Hoorebeke -
Albert Van Hoorn -
Tom Van Hooste -
Kathleen Van Hove -
Willy Vanhuylenbroeck -
Jeanne van Kesteren -
Krijn Van Koolwijk -
Rudi Vanlancker -
Ria Van Landeghem -
Chris Van Landschoot -
Johan Van Leirsberghe -
Jorg Vanlierde -
Veerle Van linden -
Kristof Van Malderen -
Gilbert Van Manshoven -
Wim Van Meerbeeck -
Marc Van Mensel -
Theo Van Moer -
Jeroen Vanmulder -
Eddy Van Mullem -
John Van Mullem -
Dries Van Nieuwenhove -
Anne-Marie Van Nuffel -
Lucien Van Nuffel -
Remi Van Ophem -
Raymond Van Paemel -
Nick Van Peborgh -
Frans Van Peteghem -
Françoise Van Poelvoorde -
Karen Van Proeyen -
Margo Van Puyvelde -
Kurt Van Raefelghem -
Anne Van Rensbergen -
Sonia Van Renterghem -
Walter Van Renterghem -
Koen Van Rie -
Carl Van Roeyen -
Liesbeth Van Roie -
Bernadette Van Roy -
Oscar Van Rumst -
Vincent Vanryckeghem -
Joske Van Santberghe -
Robert Van Schoor -
Willem Van Schuerbeeck -
Jean Van Slype -
Maarten Van Steen -
Betty Vansteenbroek -
Walburga Van Steenlandt -
Elie Van Thournout -
Elise Vantruijen -
Herman Van Uytven -
Elie Van Vlierberghe -
Johan Van Wezer -
Paul Van Winkel -
Guy Van Zeune -
Andrus Värnik -
Pekka Vasala -
María Vasco -
Kharilaos Vasilakos -
Vadims Vasiļevskis -
Kadene Vassell -
Jip Vastenburg -
Kehinde Vaughan -
José van der Veen -
Coen van Veenhuijsen -
Tine Veenstra -
Lydia de Vega -
Elien Vekemans -
Roelof Veld - 
Eelco Veldhuijzen -
Michael Velter -
Venelina Veneva -
Bob Verbeeck -
Chris Verbeeck -
Rosika Verberckt -
Hanne Verbruggen -
Ingrid Verbruggen -
Jurgen Verbrugghe -
David Verburg -
Emile Vercken -
Jacques Vercruysse -
Jesse Vercruysse -
Roland Vercruysse -
Emile Verdonck -
Suzan Verduijn -
Willy Vergison -
Maarten Vergote -
Karin Verguts -
Denise Verhaert -
Jan Verhaert -
Roger Verhas -
Lucien Verhees -
Marnix Verhegghe -
Frank Verhelst -
Simon Verherstraeten -
Marleen Verheuen -
Roger Verheuen -
Ruben Verheyden -
May Verheyen -
Tilly Verhoef -
Astrid Verhoeven -
Wout Verhoeven -
Stijn Verleyen -
Koen Verlinde -
Sophie Verlinden -
Sarah Vermeir -
Isabelle Vermeiren -
John Vermeule -
Jochem Vermeulen -
Joop Vermeulen -
Doukje Vermijl -
Sotirios Versis -
Marc Verrydt -
Germaine Verschueren -
Sidonie Verschueren -
Marcel Versteeg -
Sanne Verstegen -
Greet Versterre -
Jolanda Verstraten -
Hilde Vervaet -
Imke Vervaet -
Marieke Vervoort -
Vítězslav Veselý -
Tatjana Vesjkoerova - 
Ben Vet -
Anouk Vetter -
Jacques Vicario -
Jimmy Vicaut -
Maura Viceconte -
Noor Vidts -
Isidore Vignol -
Gabrielle Vijverberg -
Anderson Vilien -
Sunette Viljoen -
Josephine de la Viña -
Casey Vincent -
Rani Vincke -
Jevgeni Vinogradov -
Joelia Vinokoerova -
Lasse Virén -
Judith Vis -
Viorica Viscopoleanu -
Edgard Viseur -
Lotte Visschers -
Els Visser -
Henk Visser -
Nadine Visser -
Arjen Visserman -
Melanie Vissers -
Bert van Vlaanderen -
Blanka Vlašić -
Max Vlassak -
Rudy Vlasselaer -
Kobe Vleminckx -
Yvonne van Vlerken -
Menno Vloon -
Miran Vodovnik -
Ilona Voesovitsj -
Svjatlana Voesovitsj -
Angela Voigt -
Emil Voigt (atleet) -
Aleksej Vojevodin -
Ján Volko -
Jekaterina Volkova -
Ekaterini Vongoli -
Vjatsjelav Voronin -
Zsuzsanna Vörös -
Monique van der Vorst -
Auguste Vos -
Ingmar Vos -
Nel Vos -
Arie Vosbergen -
Andreas Vranken -
Desiree Vranken -
Renée Vranken -
Yvonne de Vreede -
Erik van Vreumingen -
Cor Vriend -
Ali de Vries -
Edwin de Vries (atleet) -
Jan de Vries -
Raymond de Vries -
Kathleen Vriesacker -
Letitia Vriesde -
Vincent Vrijsen -
Simon Vroemen -
Vũ Thị Hương

W
Mary Wacera -
Christine Wachtel -
Emma Wade -
Jean Wadoux -
Marion Wagner -
Abdul Wahab Zahiri -
Sunayna Wahi -
August Waibel -
Erick Wainaina -
Grete Waitz -
Douglas Wakiihuri -
Willem Wakker -
Henk van der Wal -
Stanisława Walasiewicz -
Keshorn Walcott -
Ruddy Walem -
Brad Walker -
John Walker -
Melaine Walker -
Reggie Walker -
Rasheed Wallace -
Rosine Wallez -
Simon Walter -
Gesine Walther -
Gete Wami -
Mulugeta Wami -
Julien Wanders -
Wang Hao -
Wang Junxia -
Wang Liping -
Wang Yan -
Wang Zhen -
Wang Zheng -
Lucy Wangui -
Daniel Wanjiru -
Samuel Wanjiru -
Adolf Wanzeele -
Karsten Warholm -
Jeremy Wariner -
Cornelius Warmerdam -
Damian Warner -
Justyn Warner -
Karl Warner -
Chiel Warners -
Christiane Wartenberg -
Anthony Washington -
Tyree Washington -
Mule Wasihun -
Abdul Baser Wasiqi -
Bram Wassenaar -
Petra Wassiluk -
Gert-Jan Wassink -
Julien Watrin -
Mitchell Watt -
Quincy Watts -
Maggy Wauters -
Kristina Wayborn -
Alan Webb -
Ameer Webb -
Cheryl Webb -
Weronika Wedler - 
Kenny van Weeghel -
Britt Weerman -
Wei Yanan -
Helen Weidum -
Ronald Weigel -
Saul Weigopwa -
Warren Weir -
Anita Weiß -
Gerard van der Wel -
Priscilla Welch -
Ellen Wellmann -
Allan Wells -
Kellie Wells -
Toon van Welsenes -
Eshetu Wendimu -
Wout van Wengerden -
Marianne Werner -
Myriam Wéry -
Hendricus Wessel -
Kathrin Weßel -
Gerd Wessig -
Thomas Wessinghage -
Marcel van der Westen -
Raimo Westerhof -
Owen Westerhout -
Liesel Westermann -
Cor Wezepoel -
Kylie Wheeler -
Fatima Whitbread -
Kelli White -
Miguel White -
Willye White -
Mal Whitfield -
Ryan Whiting -
Harold Whitlock -
Kaylin Whitney -
Rosemarie Whyte -
Bea Wiarda -
Barbara Wieck -
Burghild Wieczorek -
Marga Wiegman -
Ruud Wielart -
Jesper van der Wielen -
Hugo Wieslander -
Tom Wiggers -
Maurice Wignall -
Nadezhda Wijenberg -
Erik Wijmeersch -
Marjon Wijnsma -
Servee Wijsen -
Rita Wilden -
Ismay van Wilgen -
Mac Wilkins -
Eva Willemarck -
François Willems -
Wil Willems -
Elfje Willemsen -
Andrae Williams -
Angela Williams -
Archie Williams -
Bernard Williams -
Charonda Williams -
Christopher Williams -
Conrad Williams -
Danielle Williams -
Jesse Williams -
Jodie Williams -
Lauryn Williams -
Lucinda Williams (atlete) -
Percy Williams -
Randy Williams -
Shericka Williams -
Sonia Williams -
Ulis Williams -
Yvette Williams -
Tonique Williams-Darling -
Novlene Williams-Mills -
Darold Williamson -
Simeon Williamson -
Kelly Willie -
Nick Willis -
Aarik Wilson -
Ajeé Wilson -
Alex Wilson -
Alex Wilson -
Harold A. Wilson -
Ryan Wilson -
Koen Wilssens -
Monique de Wilt -
Katinka Wiltenburg -
Shakima Wimbley -
Robert Wimmer -
Charles Winckler -
Pierre de Windt -
Mary Wineberg -
Willem Winkelman -
Arthur Wint -
Bob Winter -
John Winter -
Liane Winter -
Nick Winter -
Marie-Louise Wirix -
Joanna Wiśniewska -
Anjolie Wisse -
Yvonne Wisse -
Eefje van Wissen -
Johan Wissman -
Robert de Wit -
Elly Witkamp -
Laura de Witte -
Lisanne de Witte -
Solange Witteveen -
Nettie Witziers-Timmer -
Anita Włodarczyk -
Anna Wloka -
Bärbel Wöckel -
Tereje Wodajo -
Sigrun Wodars -
Hans Woellke -
Paweł Wojciechowski -
Marja Wokke -
Dawit Wolde -
Mamo Wolde -
Millon Wolde -
Nol Wolf -
Klaus Wolfermann -
Freddie Wolff -
Monika Wołowiec -
Sydney Wooderson -
Allen Woodring -
John Woodruff -
Shareese Woods -
Joey Woody -
Ayelech Worku -
Marian Woronin -
Dave Wottle -
Jurriaan Wouters -
Lorenzo Wright -
Marc Wright -
Jacek Wszoła -
Brigitte Wujak -
Willi Wülbeck -
Desiré Wuyts -
Gustaaf Wuyts -
Leen Wuyts -
Willy Wuyts -
Frank Wykoff -
Ilke Wyludda -
Jenna Wyns -
Lode Wyns -
Raf Wyns

X
Frédéric Xhonneux -
Xiao Hongyan -
Xiao Yanling -
Xie Zhenye -
Xing Huina -
Xu Demei -
Vasilios Xydas

Y
Robina Muqim Yaar -
Terefe Yae -
Genet Yalew -
Ryota Yamagata -
Eri Yamaguchi -
Yoshiko Yamamoto -
Shinichi Yamaoka -
Sachiko Yamashita -
Mara Yamauchi -
Yuki Yamazaki -
Dadi Yami -
Yan Hong -
Yang Chuan-kwang -
Yang Yaozu -
Salem Eid Yaqoob -
Nevin Yanıt -
Elijah Yator -
Jacob Yator -
Vincent Yator -
Xolile Yawa -
Alfred Yego -
Daniel Yego -
Gideon Yego -
Jonathan Yego -
Julius Yego -
Philip Yego -
Solomon Kirwa Yego -
Geoffrey Yegon -
Gilbert Yegon -
Jack Yerman -
William Yiampoy -
Miruts Yifter -
Regino Ylanan -
Tereza Yohannes -
Cyrus Young -
Earl Young - 
Jerome Young -
Kevin Young -
Kamia Yousufi - 
Paavo Yrjölä -
Fatima Yusuf-Olukoju

Z
Juan Carlos Zabala -
Allan Zachariasen -
Svetlana Zacharova -
Claudia Zackiewicz -
Aleksej Zagornyj -
Anne Zagré -
Babe Zaharias -
Luminita Zaituc -
Olga Zajtseva -
Boris Zajtsjoek -
Aziz Zakari -
Mohammed Abdelhak Zakaria -
Karol Zalewski -
Anthony Zambrano -
Louis Zamperini -
Janus van der Zande -
Joelia Zaripova -
Emil Zátopek -
Dana Zátopková -
Kees van der Zee -
Guus Zeegers -
Jan Zeegers -
Daniel Zegeye -
Monika Zehrt -
Joanna Zeiger -
Jeroen Zeinstra -
Jan Železný -
Antar Zerguelaine -
Anatoli Zeroek -
Susanne Zettl -
Terefe Maregu Zewdie -
Zhang Shujing -
Zhang Wenxiu -
Zhang Yingying -
Zhao Chengliang -
Zhao Fengting -
Zhou Chunxiu -
Zhu Jianhua -
Zhu Xiaolin -
Rachid Ziar -
Bror van der Zijde -
Sabine Zimmer -
Michel Zimmerman -
Fred Zinner -
Jevgenia Zinoerova -
Szymon Ziółkowski -
Bettina Zipp -
Nina Zjoeskova -
Tatjana Zjyrkova -
Robert Změlík -
Matthias de Zordo -
Gyula Zsivótzky -
Sophie Zubiolo -
Linda Züblin -
Vittorio Zucca -
David Zumbach -
Barbara Zutt -
Ellina Zvereva -
Jan Zwaan -
Jo Zwaan -
Tilly van der Zwaard -
Paul Zwama -
Sabine Zwiener -
Benoît Zwierzchiewski -
Krzysztof Zwoliński -
Galina Zybina -
Olesja Zykina -
Louis Jacob van Zyl

Zie ook
 Lijst van Nederlandse atleten
 Lijst van Belgische atleten